|-
|(45001)||1999 VZ186|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,258|| align=right|6,58|| align=right|3,640||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45002)||1999 VS193|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,057|| align=right|6,46|| align=right|3,728||MBA||3. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45003)||1999 VL194|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,056|| align=right|4,61|| align=right|3,728||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45004)||1999 VD197|| align=right|16,9|| align=right|2,216|| align=right|0,196|| align=right|5,42|| align=right|3,297||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45005)||1999 VR198|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,107|| align=right|8,76|| align=right|3,384||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45006)||1999 VV198|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,137|| align=right|6,93|| align=right|3,453||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45007)||1999 VD201|| align=right|15,0|| align=right|2,897|| align=right|0,137|| align=right|18,84|| align=right|4,931||MBA||6. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45008)||1999 VN201|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,217|| align=right|3,06|| align=right|3,589||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45009)||1999 VR204|| align=right|13,8|| align=right|2,678|| align=right|0,169|| align=right|12,32|| align=right|4,381||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45010)||1999 VS209|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,141|| align=right|5,81|| align=right|5,427||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(45011)||1999 VC217|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,170|| align=right|4,98|| align=right|4,097||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45012)||1999 VY222|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,149|| align=right|14,78|| align=right|4,363||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45013)||1999 WK|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,157|| align=right|9,68|| align=right|4,251||MBA||16. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45014)||1999 WP|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,171|| align=right|1,33|| align=right|3,647||MBA||18. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45015)||1999 WQ|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,185|| align=right|10,59|| align=right|4,165||MBA||16. listopadu 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(45016)||1999 WV2|| align=right|14,0|| align=right|2,752|| align=right|0,090|| align=right|10,17|| align=right|4,565||MBA||30. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(45017)||1999 WK3|| align=right|14,4|| align=right|2,345|| align=right|0,185|| align=right|12,39|| align=right|3,589||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45018)||1999 WS3|| align=right|15,3|| align=right|2,297|| align=right|0,217|| align=right|2,59|| align=right|3,481||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45019)||1999 WU4|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,130|| align=right|6,16|| align=right|3,590||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45020)||1999 WC5|| align=right|12,4|| align=right|3,038|| align=right|0,057|| align=right|12,35|| align=right|5,295||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45021)||1999 WE6|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,121|| align=right|3,51|| align=right|3,728||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45022)||1999 WF6|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,152|| align=right|7,29|| align=right|3,672||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45023)||1999 WM6|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,103|| align=right|3,05|| align=right|4,139||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45024)||1999 WN7|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,217|| align=right|7,58|| align=right|3,662||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45025)||1999 WY7|| align=right|14,0|| align=right|2,715|| align=right|0,180|| align=right|12,00|| align=right|4,473||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45026)||1999 WE8|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,208|| align=right|2,76|| align=right|3,494||MBA||28. listopadu 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(45027)||1999 WA9|| align=right|15,8|| align=right|2,738|| align=right|0,061|| align=right|5,12|| align=right|4,531||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45028)||1999 WD9|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,069|| align=right|6,85|| align=right|3,667||MBA||28. listopadu 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(45029)||1999 WN9|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|2,00|| align=right|4,091||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45030)||1999 WJ13|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|3,13|| align=right|4,129||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45031)||1999 WR13|| align=right|13,9|| align=right|2,841|| align=right|0,154|| align=right|8,04|| align=right|4,789||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45032)||1999 WL16|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|4,86|| align=right|3,611||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45033)||1999 WL20|| align=right|14,7|| align=right|2,528|| align=right|0,120|| align=right|10,53|| align=right|4,018||MBA||16. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45034)||1999 XA2|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,184|| align=right|14,19|| align=right|4,158||MBA||3. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45035)||1999 XB2|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,094|| align=right|9,44|| align=right|4,145||MBA||3. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45036)||1999 XD3|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,086|| align=right|7,09|| align=right|3,644||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45037)||1999 XP4|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,036|| align=right|3,27|| align=right|4,705||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45038)||1999 XE6|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,143|| align=right|7,40|| align=right|3,559||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45039)||1999 XW7|| align=right|15,4|| align=right|2,541|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|4,050||MBA||4. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45040)||1999 XJ8|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,141|| align=right|8,06|| align=right|4,199||MBA||3. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45041)||1999 XE10|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,069|| align=right|6,66|| align=right|3,585||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45042)||1999 XW10|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,084|| align=right|4,86|| align=right|3,370||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45043)||1999 XG11|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,121|| align=right|5,70|| align=right|3,623||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45044)||1999 XW12|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,112|| align=right|6,88|| align=right|3,702||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45045)||1999 XD17|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,273|| align=right|22,58|| align=right|3,531||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45046)||1999 XN20|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,132|| align=right|2,84|| align=right|3,821||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45047)||1999 XO20|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,072|| align=right|7,33|| align=right|3,717||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45048)||1999 XB21|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,093|| align=right|4,97|| align=right|3,666||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45049)||1999 XL21|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,135|| align=right|6,62|| align=right|3,458||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45050)||1999 XW21|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,120|| align=right|12,01|| align=right|4,266||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45051)||1999 XP22|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|7,01|| align=right|3,487||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45052)||1999 XX23|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,138|| align=right|5,81|| align=right|3,555||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45053)||1999 XK26|| align=right|14,3|| align=right|2,394|| align=right|0,151|| align=right|2,13|| align=right|3,704||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45054)||1999 XN26|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,130|| align=right|1,72|| align=right|4,047||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45055)||1999 XT26|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|4,33|| align=right|3,435||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45056)||1999 XR27|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,223|| align=right|5,57|| align=right|3,423||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45057)||1999 XO29|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|7,14|| align=right|3,649||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45058)||1999 XR29|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,180|| align=right|4,35|| align=right|3,391||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45059)||1999 XT29|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|3,496||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45060)||1999 XL30|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,124|| align=right|6,72|| align=right|3,729||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45061)||1999 XL31|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,021|| align=right|10,15|| align=right|4,127||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45062)||1999 XM31|| align=right|13,8|| align=right|3,022|| align=right|0,114|| align=right|9,53|| align=right|5,253||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45063)||1999 XR31|| align=right|13,4|| align=right|2,591|| align=right|0,197|| align=right|15,33|| align=right|4,170||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45064)||1999 XT31|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,233|| align=right|1,26|| align=right|4,359||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45065)||1999 XU31|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,078|| align=right|8,83|| align=right|4,150||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45066)||1999 XN32|| align=right|13,9|| align=right|2,627|| align=right|0,078|| align=right|16,32|| align=right|4,257||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45067)||1999 XW32|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,163|| align=right|7,50|| align=right|5,140||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45068)||1999 XA34|| align=right|12,8|| align=right|3,028|| align=right|0,061|| align=right|9,55|| align=right|5,269||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45069)||1999 XB35|| align=right|13,0|| align=right|3,132|| align=right|0,027|| align=right|14,31|| align=right|5,542||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45070)||1999 XA36|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,202|| align=right|3,05|| align=right|3,733||MBA||6. prosince 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(45071)||1999 XA37|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,172|| align=right|5,98|| align=right|3,482||MBA||7. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(45072)||1999 XC37|| align=right|15,2|| align=right|2,217|| align=right|0,212|| align=right|7,88|| align=right|3,301||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45073) Doyanrose||1999 XN37|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,149|| align=right|6,91|| align=right|3,564||MBA||7. prosince 1999||Doyan Rose||J. Ruthroff
|-
|(45074)||1999 XA38|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,252|| align=right|5,23|| align=right|3,290||MBA||6. prosince 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45075)||1999 XB38|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,034|| align=right|9,75|| align=right|5,211||MBA||6. prosince 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45076)||1999 XQ38|| align=right|14,0|| align=right|2,680|| align=right|0,294|| align=right|9,40|| align=right|4,386||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45077)||1999 XU39|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,134|| align=right|6,51|| align=right|3,544||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45078)||1999 XZ39|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,143|| align=right|10,31|| align=right|4,105||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45079)||1999 XZ41|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,095|| align=right|12,59|| align=right|4,215||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45080)||1999 XB43|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,222|| align=right|2,50|| align=right|3,553||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45081)||1999 XE44|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,154|| align=right|3,87|| align=right|3,512||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45082)||1999 XF44|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,133|| align=right|7,04|| align=right|3,698||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45083)||1999 XQ44|| align=right|14,7|| align=right|2,261|| align=right|0,106|| align=right|6,54|| align=right|3,398||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45084)||1999 XG45|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,245|| align=right|3,23|| align=right|3,554||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45085)||1999 XH45|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|6,30|| align=right|3,418||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45086)||1999 XE46|| align=right|14,7|| align=right|2,221|| align=right|0,109|| align=right|5,60|| align=right|3,308||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45087)||1999 XM46|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,162|| align=right|13,17|| align=right|4,381||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45088)||1999 XX46|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,165|| align=right|3,52|| align=right|5,290||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45089)||1999 XA47|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,032|| align=right|2,78|| align=right|4,030||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45090)||1999 XA49|| align=right|13,5|| align=right|2,639|| align=right|0,254|| align=right|11,94|| align=right|4,285||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45091)||1999 XT49|| align=right|15,7|| align=right|2,537|| align=right|0,017|| align=right|1,49|| align=right|4,039||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45092)||1999 XD50|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,229|| align=right|1,59|| align=right|3,761||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45093)||1999 XF52|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,185|| align=right|2,26|| align=right|3,579||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45094)||1999 XX53|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,060|| align=right|2,46|| align=right|4,465||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45095)||1999 XE55|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,124|| align=right|1,27|| align=right|3,568||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45096)||1999 XE56|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,071|| align=right|5,67|| align=right|4,120||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45097)||1999 XL59|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,141|| align=right|1,86|| align=right|4,075||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45098)||1999 XK66|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,196|| align=right|5,68|| align=right|3,716||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45099)||1999 XN66|| align=right|15,2|| align=right|3,087|| align=right|0,027|| align=right|0,85|| align=right|5,422||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45100)||1999 XZ66|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,254|| align=right|5,34|| align=right|3,387||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45101)||1999 XA68|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,165|| align=right|5,56|| align=right|3,408||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45102)||1999 XN69|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,177|| align=right|6,58|| align=right|3,860||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45103)||1999 XJ70|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,102|| align=right|1,43|| align=right|5,434||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45104)||1999 XY73|| align=right|14,1|| align=right|2,365|| align=right|0,203|| align=right|1,41|| align=right|3,637||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45105)||1999 XU74|| align=right|13,3|| align=right|3,118|| align=right|0,040|| align=right|9,94|| align=right|5,506||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45106)||1999 XX74|| align=right|13,2|| align=right|2,642|| align=right|0,024|| align=right|6,41|| align=right|4,293||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45107)||1999 XA75|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,224|| align=right|3,17|| align=right|3,660||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45108)||1999 XD76|| align=right|13,2|| align=right|3,168|| align=right|0,075|| align=right|22,05|| align=right|5,638||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45109)||1999 XZ76|| align=right|13,9|| align=right|3,241|| align=right|0,057|| align=right|6,89|| align=right|5,834||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45110)||1999 XH77|| align=right|14,3|| align=right|2,758|| align=right|0,080|| align=right|7,85|| align=right|4,579||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45111)||1999 XJ77|| align=right|13,2|| align=right|3,101|| align=right|0,031|| align=right|8,21|| align=right|5,460||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45112)||1999 XG78|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,064|| align=right|12,89|| align=right|4,107||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45113)||1999 XZ78|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,129|| align=right|4,92|| align=right|4,203||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45114)||1999 XY81|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,117|| align=right|2,16|| align=right|3,672||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45115)||1999 XN82|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,218|| align=right|1,33|| align=right|3,706||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45116)||1999 XE83|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,165|| align=right|2,55|| align=right|4,076||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45117)||1999 XA85|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,166|| align=right|6,60|| align=right|4,639||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45118)||1999 XZ85|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,072|| align=right|8,33|| align=right|5,527||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45119)||1999 XA86|| align=right|12,9|| align=right|3,125|| align=right|0,194|| align=right|9,35|| align=right|5,524||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45120)||1999 XX86|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,221|| align=right|8,56|| align=right|4,651||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45121)||1999 XZ86|| align=right|14,6|| align=right|2,658|| align=right|0,190|| align=right|11,00|| align=right|4,333||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45122)||1999 XB88|| align=right|14,4|| align=right|2,539|| align=right|0,122|| align=right|11,51|| align=right|4,046||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45123)||1999 XH88|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,122|| align=right|8,21|| align=right|4,637||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45124)||1999 XS88|| align=right|13,1|| align=right|2,649|| align=right|0,170|| align=right|6,89|| align=right|4,312||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45125)||1999 XA89|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|9,65|| align=right|4,079||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45126)||1999 XB89|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,052|| align=right|9,31|| align=right|5,107||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45127)||1999 XS89|| align=right|13,8|| align=right|3,062|| align=right|0,091|| align=right|11,91|| align=right|5,358||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45128)||1999 XC91|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|0,50|| align=right|3,714||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45129)||1999 XJ91|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,058|| align=right|1,00|| align=right|4,802||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45130)||1999 XQ91|| align=right|14,2|| align=right|2,483|| align=right|0,205|| align=right|2,55|| align=right|3,912||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45131)||1999 XE92|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,172|| align=right|13,84|| align=right|4,331||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45132)||1999 XJ93|| align=right|13,9|| align=right|2,582|| align=right|0,253|| align=right|11,74|| align=right|4,147||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45133)||1999 XM93|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,123|| align=right|3,18|| align=right|4,351||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45134)||1999 XN93|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,223|| align=right|11,55|| align=right|4,515||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45135)||1999 XN94|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,170|| align=right|15,45|| align=right|4,046||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45136)||1999 XO94|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,164|| align=right|17,70|| align=right|5,567||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45137)||1999 XH96|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,181|| align=right|4,07|| align=right|3,424||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45138)||1999 XC97|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,199|| align=right|4,90|| align=right|3,500||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45139)||1999 XP97|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,130|| align=right|10,23|| align=right|4,579||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45140)||1999 XW98|| align=right|13,9|| align=right|2,736|| align=right|0,103|| align=right|12,31|| align=right|4,525||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45141)||1999 XZ100|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,235|| align=right|7,89|| align=right|3,757||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45142)||1999 XJ102|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,224|| align=right|1,34|| align=right|3,646||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45143)||1999 XO103|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,079|| align=right|2,19|| align=right|4,613||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45144)||1999 XA104|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,048|| align=right|5,34|| align=right|4,252||MBA||7. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(45145)||1999 XN105|| align=right|14,3|| align=right|2,407|| align=right|0,167|| align=right|6,23|| align=right|3,734||MBA||8. prosince 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(45146)||1999 XC106|| align=right|15,0|| align=right|2,415|| align=right|0,183|| align=right|0,41|| align=right|3,753||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45147)||1999 XA108|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,206|| align=right|7,25|| align=right|3,482||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45148)||1999 XD109|| align=right|15,0|| align=right|2,517|| align=right|0,080|| align=right|2,82|| align=right|3,993||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45149)||1999 XN110|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,140|| align=right|6,22|| align=right|3,403||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45150)||1999 XP110|| align=right|14,0|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|11,17|| align=right|4,433||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45151)||1999 XB111|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,089|| align=right|6,35|| align=right|3,555||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45152)||1999 XO112|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,204|| align=right|22,45|| align=right|3,425||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45153)||1999 XD113|| align=right|13,3|| align=right|2,300|| align=right|0,216|| align=right|23,57|| align=right|3,488||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45154)||1999 XL113|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,109|| align=right|12,85|| align=right|4,087||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45155)||1999 XW113|| align=right|14,1|| align=right|2,450|| align=right|0,163|| align=right|12,27|| align=right|3,834||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45156)||1999 XV114|| align=right|12,9|| align=right|2,679|| align=right|0,106|| align=right|11,90|| align=right|4,385||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45157)||1999 XA117|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,113|| align=right|5,74|| align=right|3,601||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45158)||1999 XJ117|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,254|| align=right|5,62|| align=right|3,338||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45159)||1999 XQ119|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,119|| align=right|5,21|| align=right|3,802||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45160)||1999 XS123|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|6,45|| align=right|3,513||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45161)||1999 XX123|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,139|| align=right|11,74|| align=right|3,524||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45162)||1999 XX124|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,012|| align=right|9,17|| align=right|3,574||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45163)||1999 XE127|| align=right|14,0|| align=right|2,351|| align=right|0,113|| align=right|6,45|| align=right|3,604||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45164)||1999 XK127|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,351|| align=right|9,15|| align=right|3,667||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45165)||1999 XS128|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,173|| align=right|6,74|| align=right|4,210||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45166)||1999 XZ128|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,202|| align=right|5,31|| align=right|3,342||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45167)||1999 XG129|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,058|| align=right|6,65|| align=right|3,592||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45168)||1999 XG130|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,142|| align=right|5,60|| align=right|3,617||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45169)||1999 XQ132|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,081|| align=right|13,41|| align=right|3,634||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45170)||1999 XF133|| align=right|13,9|| align=right|2,679|| align=right|0,212|| align=right|11,21|| align=right|4,384||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45171)||1999 XB134|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,218|| align=right|16,44|| align=right|4,595||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45172)||1999 XG134|| align=right|13,6|| align=right|2,371|| align=right|0,164|| align=right|23,69|| align=right|3,649||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45173)||1999 XU136|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,203|| align=right|5,87|| align=right|3,692||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45174)||1999 XO137|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,195|| align=right|8,63|| align=right|3,457||MBA||2. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45175)||1999 XB140|| align=right|16,3|| align=right|2,352|| align=right|0,241|| align=right|2,81|| align=right|3,605||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45176)||1999 XQ140|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,257|| align=right|6,03|| align=right|4,226||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45177)||1999 XS140|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,134|| align=right|3,86|| align=right|5,606||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45178)||1999 XW143|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,222|| align=right|4,37|| align=right|3,717||MBA||13. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(45179)||1999 XQ144|| align=right|14,0|| align=right|2,431|| align=right|0,056|| align=right|13,51|| align=right|3,789||MBA||15. prosince 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(45180)||1999 XK145|| align=right|15,3|| align=right|2,478|| align=right|0,118|| align=right|5,70|| align=right|3,900||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45181)||1999 XZ146|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,105|| align=right|4,21|| align=right|3,499||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45182)||1999 XC147|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,167|| align=right|1,89|| align=right|3,675||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45183)||1999 XG153|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,195|| align=right|2,80|| align=right|3,773||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45184)||1999 XL155|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,249|| align=right|8,65|| align=right|3,617||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45185)||1999 XM157|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,158|| align=right|3,92|| align=right|3,520||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45186)||1999 XK158|| align=right|15,7|| align=right|2,518|| align=right|0,100|| align=right|7,55|| align=right|3,996||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45187)||1999 XY158|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,037|| align=right|4,39|| align=right|4,561||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45188)||1999 XK159|| align=right|14,1|| align=right|2,578|| align=right|0,207|| align=right|6,29|| align=right|4,138||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45189)||1999 XC160|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,117|| align=right|13,29|| align=right|4,226||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45190)||1999 XN161|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,069|| align=right|2,56|| align=right|4,128||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45191)||1999 XU163|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,089|| align=right|17,89|| align=right|5,805||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45192)||1999 XW163|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,184|| align=right|10,77|| align=right|4,126||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45193)||1999 XD165|| align=right|14,1|| align=right|2,530|| align=right|0,217|| align=right|12,94|| align=right|4,024||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45194)||1999 XJ165|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,170|| align=right|12,01|| align=right|4,103||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45195)||1999 XT166|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,122|| align=right|6,90|| align=right|3,639||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45196)||1999 XV166|| align=right|15,3|| align=right|2,252|| align=right|0,105|| align=right|7,18|| align=right|3,380||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45197)||1999 XY167|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,115|| align=right|5,92|| align=right|4,379||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45198)||1999 XF169|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,178|| align=right|6,00|| align=right|3,327||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45199)||1999 XF170|| align=right|13,2|| align=right|2,613|| align=right|0,138|| align=right|12,62|| align=right|4,224||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45200)||1999 XS170|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,220|| align=right|3,84|| align=right|4,082||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45201)||1999 XT170|| align=right|12,6|| align=right|2,802|| align=right|0,065|| align=right|10,12|| align=right|4,688||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45202)||1999 XA171|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,065|| align=right|6,42|| align=right|4,562||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45203)||1999 XM171|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,167|| align=right|6,37|| align=right|4,019||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45204)||1999 XZ172|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,119|| align=right|8,30|| align=right|4,658||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45205)||1999 XJ173|| align=right|12,7|| align=right|2,659|| align=right|0,070|| align=right|9,09|| align=right|4,336||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45206)||1999 XK174|| align=right|14,2|| align=right|2,404|| align=right|0,229|| align=right|7,82|| align=right|3,728||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45207)||1999 XH175|| align=right|14,1|| align=right|2,862|| align=right|0,301|| align=right|13,37|| align=right|4,842||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45208)||1999 XQ175|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,177|| align=right|6,40|| align=right|3,400||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45209)||1999 XT178|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,254|| align=right|2,77|| align=right|3,662||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45210)||1999 XW178|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,129|| align=right|18,00|| align=right|5,736||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45211)||1999 XF179|| align=right|14,7|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|9,38|| align=right|4,644||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45212)||1999 XP180|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,167|| align=right|13,10|| align=right|4,120||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45213)||1999 XS181|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,118|| align=right|14,19|| align=right|4,062||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45214)||1999 XW181|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,115|| align=right|6,75|| align=right|3,592||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45215)||1999 XB183|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,209|| align=right|5,84|| align=right|3,424||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45216)||1999 XP183|| align=right|13,8|| align=right|2,733|| align=right|0,168|| align=right|11,83|| align=right|4,519||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45217)||1999 XL186|| align=right|13,5|| align=right|2,640|| align=right|0,179|| align=right|13,64|| align=right|4,289||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45218)||1999 XQ186|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|4,034||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45219)||1999 XE187|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,032|| align=right|22,11|| align=right|3,641||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45220)||1999 XK188|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,138|| align=right|6,30|| align=right|3,477||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45221)||1999 XQ188|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,067|| align=right|6,87|| align=right|3,692||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45222)||1999 XY194|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,128|| align=right|12,69|| align=right|4,395||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45223)||1999 XF200|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,165|| align=right|6,23|| align=right|3,803||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45224)||1999 XO209|| align=right|13,1|| align=right|2,902|| align=right|0,275|| align=right|12,94|| align=right|4,943||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45225)||1999 XZ212|| align=right|15,4|| align=right|2,343|| align=right|0,120|| align=right|7,38|| align=right|3,585||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45226)||1999 XG213|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,137|| align=right|7,79|| align=right|3,505||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45227)||1999 XH213|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,098|| align=right|7,64|| align=right|3,455||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45228)||1999 XJ214|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,207|| align=right|6,71|| align=right|4,142||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45229)||1999 XS214|| align=right|14,5|| align=right|2,458|| align=right|0,129|| align=right|6,14|| align=right|3,854||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45230)||1999 XV214|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,192|| align=right|6,60|| align=right|3,783||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45231)||1999 XT215|| align=right|14,5|| align=right|2,762|| align=right|0,103|| align=right|9,50|| align=right|4,589||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45232)||1999 XZ215|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,202|| align=right|10,66|| align=right|4,326||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45233)||1999 XK216|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,049|| align=right|7,25|| align=right|4,641||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45234)||1999 XA228|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,115|| align=right|7,26|| align=right|3,707||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45235)||1999 XD228|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,098|| align=right|11,38|| align=right|5,184||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45236)||1999 XP229|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,492||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45237)||1999 XV229|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|6,70|| align=right|3,451||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45238)||1999 XM230|| align=right|14,8|| align=right|2,221|| align=right|0,162|| align=right|5,36|| align=right|3,308||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45239)||1999 XV231|| align=right|14,0|| align=right|2,767|| align=right|0,141|| align=right|10,11|| align=right|4,603||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45240)||1999 XL233|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,164|| align=right|14,35|| align=right|4,186||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45241)||1999 XE238|| align=right|15,7|| align=right|2,414|| align=right|0,219|| align=right|1,85|| align=right|3,751||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45242)||1999 XT241|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,136|| align=right|6,04|| align=right|3,637||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45243)||1999 XB242|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,048|| align=right|7,96|| align=right|4,063||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45244)||1999 XC242|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,087|| align=right|5,35|| align=right|4,142||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45245)||1999 XN242|| align=right|13,8|| align=right|2,814|| align=right|0,027|| align=right|16,19|| align=right|4,719||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(45246)||1999 XF245|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,013|| align=right|7,64|| align=right|4,162||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45247)||1999 XY245|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|8,00|| align=right|3,583||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45248)||1999 XO258|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,206|| align=right|25,85|| align=right|4,212||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45249)||1999 XZ259|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,047|| align=right|2,33|| align=right|4,289||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45250)||1999 YJ|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,215|| align=right|32,87|| align=right|4,175||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45251)||1999 YN|| align=right|13,9|| align=right|2,335|| align=right|0,319|| align=right|22,89|| align=right|3,566||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45252)||1999 YY1|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,231|| align=right|6,64|| align=right|4,198||MBA||16. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45253)||1999 YU4|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,194|| align=right|7,19|| align=right|4,582||MBA||28. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(45254)||1999 YS12|| align=right|13,6|| align=right|3,079|| align=right|0,124|| align=right|2,95|| align=right|5,403||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45255)||1999 YK13|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,176|| align=right|2,66|| align=right|5,655||MBA||31. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(45256)||1999 YM13|| align=right|14,0|| align=right|2,398|| align=right|0,242|| align=right|22,62|| align=right|3,713||MBA||31. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45257)||1999 YC14|| align=right|14,7|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|2,77|| align=right|4,844||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45258)||1999 YG18|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,169|| align=right|24,46|| align=right|4,068||MBA||18. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45259)||2000 AF1|| align=right|14,3|| align=right|2,936|| align=right|0,115|| align=right|2,74|| align=right|5,030||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45260)||2000 AY1|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,032|| align=right|12,96|| align=right|5,053||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45261) Decoen||2000 AB2|| align=right|14,4|| align=right|2,473|| align=right|0,190|| align=right|7,31|| align=right|3,889||MBA||2. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45262)||2000 AG2|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,199|| align=right|2,78|| align=right|3,743||MBA||3. ledna 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(45263)||2000 AD5|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,171|| align=right|12,34|| align=right|4,147||MBA||3. ledna 2000||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(45264)||2000 AL5|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|3,38|| align=right|4,299||MBA||4. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45265)||2000 AY5|| align=right|13,9|| align=right|2,940|| align=right|0,068|| align=right|2,86|| align=right|5,040||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45266)||2000 AK6|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,075|| align=right|1,26|| align=right|5,014||MBA||4. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45267)||2000 AK7|| align=right|16,0|| align=right|2,467|| align=right|0,113|| align=right|7,16|| align=right|3,875||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45268)||2000 AM8|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,116|| align=right|5,39|| align=right|4,164||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45269)||2000 AR8|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,146|| align=right|5,88|| align=right|3,770||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45270)||2000 AT8|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|7,48|| align=right|3,701||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45271)||2000 AO10|| align=right|13,8|| align=right|2,540|| align=right|0,136|| align=right|12,07|| align=right|4,047||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45272)||2000 AC11|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,069|| align=right|8,99|| align=right|4,064||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45273)||2000 AF11|| align=right|13,6|| align=right|2,762|| align=right|0,085|| align=right|3,56|| align=right|4,589||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45274)||2000 AN11|| align=right|15,9|| align=right|2,488|| align=right|0,111|| align=right|7,28|| align=right|3,924||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45275)||2000 AK12|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,101|| align=right|7,89|| align=right|4,642||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45276)||2000 AO12|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,013|| align=right|5,95|| align=right|4,564||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45277)||2000 AE15|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,073|| align=right|5,06|| align=right|3,819||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45278)||2000 AL15|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,199|| align=right|3,17|| align=right|3,727||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45279)||2000 AS15|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,258|| align=right|6,95|| align=right|3,627||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45280)||2000 AE16|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,173|| align=right|1,48|| align=right|3,873||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45281)||2000 AA19|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,097|| align=right|14,49|| align=right|4,196||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45282)||2000 AL19|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,195|| align=right|2,33|| align=right|3,668||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45283)||2000 AU22|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,138|| align=right|12,05|| align=right|4,385||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45284)||2000 AO24|| align=right|14,7|| align=right|2,753|| align=right|0,055|| align=right|6,48|| align=right|4,568||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45285)||2000 AO26|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,098|| align=right|4,44|| align=right|4,581||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45286)||2000 AC27|| align=right|15,0|| align=right|2,555|| align=right|0,313|| align=right|3,65|| align=right|4,083||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45287)||2000 AB29|| align=right|13,8|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|6,35|| align=right|3,785||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45288)||2000 AP29|| align=right|13,4|| align=right|3,076|| align=right|0,059|| align=right|10,84|| align=right|5,395||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45289)||2000 AY29|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,052|| align=right|4,08|| align=right|4,701||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45290)||2000 AG33|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,121|| align=right|12,01|| align=right|4,428||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45291)||2000 AS33|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,237|| align=right|8,79|| align=right|3,740||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45292)||2000 AX34|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,074|| align=right|3,46|| align=right|5,141||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45293)||2000 AA35|| align=right|14,3|| align=right|2,744|| align=right|0,114|| align=right|11,89|| align=right|4,545||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45294)||2000 AF37|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,066|| align=right|1,69|| align=right|4,367||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45295)||2000 AN37|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,104|| align=right|3,38|| align=right|4,204||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45296)||2000 AZ37|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,101|| align=right|1,83|| align=right|4,345||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45297)||2000 AN38|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,240|| align=right|1,52|| align=right|3,582||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45298) Williamon||2000 AE42|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,157|| align=right|10,06|| align=right|5,403||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak||A. Block
|-
|(45299)||2000 AL43|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,189|| align=right|4,84|| align=right|4,112||MBA||6. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(45300) Thewrewk||2000 AF45|| align=right|12,8|| align=right|3,098|| align=right|0,088|| align=right|10,23|| align=right|5,453||MBA||1. ledna 2000||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(45301)||2000 AW45|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,074|| align=right|10,46|| align=right|5,519||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45302)||2000 AX46|| align=right|15,6|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|2,66|| align=right|3,835||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45303)||2000 AP47|| align=right|14,1|| align=right|2,931|| align=right|0,105|| align=right|1,33|| align=right|5,018||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45304)||2000 AQ47|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,273|| align=right|12,80|| align=right|3,791||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45305)||2000 AH48|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,134|| align=right|14,09|| align=right|4,204||MBA||4. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45306)||2000 AC50|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,135|| align=right|4,33|| align=right|5,629||MBA||5. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45307)||2000 AO50|| align=right|13,0|| align=right|3,033|| align=right|0,082|| align=right|10,81|| align=right|5,281||MBA||6. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45308)||2000 AR53|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,231|| align=right|10,08|| align=right|3,572||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45309)||2000 AO54|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,216|| align=right|3,17|| align=right|3,788||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45310)||2000 AX55|| align=right|15,0|| align=right|2,517|| align=right|0,213|| align=right|1,74|| align=right|3,993||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45311)||2000 AK56|| align=right|14,6|| align=right|2,884|| align=right|0,068|| align=right|7,75|| align=right|4,896||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45312)||2000 AE57|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,144|| align=right|14,84|| align=right|5,395||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45313)||2000 AU59|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,198|| align=right|3,70|| align=right|4,233||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45314)||2000 AP60|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,202|| align=right|6,61|| align=right|3,648||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45315)||2000 AJ61|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,195|| align=right|3,24|| align=right|3,745||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45316)||2000 AR61|| align=right|14,0|| align=right|2,910|| align=right|0,042|| align=right|7,00|| align=right|4,963||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45317)||2000 AC63|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,151|| align=right|12,49|| align=right|5,374||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45318)||2000 AG63|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,044|| align=right|8,07|| align=right|5,180||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45319)||2000 AQ63|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,160|| align=right|13,04|| align=right|4,413||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45320)||2000 AT63|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,196|| align=right|11,80|| align=right|4,049||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45321)||2000 AD66|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,193|| align=right|0,58|| align=right|3,504||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45322)||2000 AT67|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,097|| align=right|6,54|| align=right|4,611||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45323)||2000 AF68|| align=right|14,7|| align=right|2,422|| align=right|0,097|| align=right|7,25|| align=right|3,770||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45324)||2000 AG69|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,108|| align=right|7,56|| align=right|3,597||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45325)||2000 AD70|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,180|| align=right|3,63|| align=right|4,366||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45326)||2000 AE72|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,055|| align=right|2,81|| align=right|4,168||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45327)||2000 AE74|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,129|| align=right|8,56|| align=right|3,489||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45328)||2000 AM74|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,217|| align=right|7,27|| align=right|3,724||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45329)||2000 AX74|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,164|| align=right|5,13|| align=right|3,792||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45330)||2000 AN76|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,176|| align=right|5,22|| align=right|4,069||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45331)||2000 AZ76|| align=right|14,7|| align=right|2,686|| align=right|0,045|| align=right|4,48|| align=right|4,402||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45332)||2000 AM79|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,174|| align=right|5,51|| align=right|3,522||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45333)||2000 AR81|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,219|| align=right|10,76|| align=right|4,218||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45334)||2000 AX81|| align=right|14,8|| align=right|2,861|| align=right|0,010|| align=right|2,18|| align=right|4,837||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45335)||2000 AA83|| align=right|15,3|| align=right|2,524|| align=right|0,162|| align=right|4,66|| align=right|4,009||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45336)||2000 AC83|| align=right|14,4|| align=right|2,795|| align=right|0,102|| align=right|8,10|| align=right|4,672||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45337)||2000 AK83|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,184|| align=right|1,95|| align=right|3,832||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45338)||2000 AT85|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,054|| align=right|15,54|| align=right|5,368||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45339)||2000 AV85|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,224|| align=right|5,13|| align=right|4,120||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45340)||2000 AG86|| align=right|13,9|| align=right|2,769|| align=right|0,138|| align=right|10,42|| align=right|4,608||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45341)||2000 AX86|| align=right|14,3|| align=right|2,925|| align=right|0,040|| align=right|6,74|| align=right|5,001||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45342)||2000 AP87|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,079|| align=right|1,14|| align=right|5,305||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45343)||2000 AJ88|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,109|| align=right|4,17|| align=right|4,344||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45344)||2000 AK90|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,112|| align=right|11,44|| align=right|5,134||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45345)||2000 AD91|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,032|| align=right|1,87|| align=right|5,505||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45346)||2000 AL91|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,059|| align=right|6,77|| align=right|5,403||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45347)||2000 AS91|| align=right|14,0|| align=right|3,227|| align=right|0,025|| align=right|6,44|| align=right|5,796||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45348)||2000 AZ91|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,187|| align=right|12,70|| align=right|4,206||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45349)||2000 AP93|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,173|| align=right|4,24|| align=right|3,392||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45350)||2000 AD95|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,085|| align=right|7,48|| align=right|5,350||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45351)||2000 AF96|| align=right|14,4|| align=right|2,799|| align=right|0,160|| align=right|9,84|| align=right|4,682||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45352)||2000 AC97|| align=right|13,1|| align=right|2,654|| align=right|0,187|| align=right|12,03|| align=right|4,323||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45353)||2000 AZ98|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,138|| align=right|3,54|| align=right|3,724||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45354)||2000 AS99|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,142|| align=right|7,11|| align=right|3,563||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45355)||2000 AF100|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,013|| align=right|6,12|| align=right|3,531||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45356)||2000 AA102|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|6,88|| align=right|3,618||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45357)||2000 AC102|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,255|| align=right|5,99|| align=right|3,660||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45358)||2000 AM102|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,200|| align=right|6,06|| align=right|3,272||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45359)||2000 AN102|| align=right|14,8|| align=right|2,383|| align=right|0,139|| align=right|10,67|| align=right|3,678||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45360)||2000 AW102|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,099|| align=right|7,12|| align=right|3,794||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45361)||2000 AZ102|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|7,24|| align=right|3,638||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45362)||2000 AH103|| align=right|13,8|| align=right|2,943|| align=right|0,080|| align=right|8,22|| align=right|5,047||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45363)||2000 AF104|| align=right|13,3|| align=right|2,815|| align=right|0,113|| align=right|16,65|| align=right|4,722||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45364)||2000 AW104|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,123|| align=right|6,05|| align=right|3,628||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45365)||2000 AM106|| align=right|13,5|| align=right|2,568|| align=right|0,039|| align=right|13,78|| align=right|4,115||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45366)||2000 AN107|| align=right|12,5|| align=right|3,050|| align=right|0,044|| align=right|12,20|| align=right|5,326||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45367)||2000 AG108|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,195|| align=right|10,22|| align=right|4,542||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45368)||2000 AU109|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,253|| align=right|9,49|| align=right|3,761||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45369)||2000 AM110|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,189|| align=right|2,63|| align=right|3,512||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45370)||2000 AA111|| align=right|14,3|| align=right|2,941|| align=right|0,088|| align=right|1,75|| align=right|5,043||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45371)||2000 AA112|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,041|| align=right|12,59|| align=right|4,276||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45372)||2000 AT113|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,095|| align=right|12,71|| align=right|4,391||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45373)||2000 AW113|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,041|| align=right|8,71|| align=right|4,063||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45374)||2000 AL114|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,211|| align=right|12,38|| align=right|4,351||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45375)||2000 AZ115|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,282|| align=right|11,94|| align=right|3,668||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45376)||2000 AP117|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,147|| align=right|5,70|| align=right|4,121||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45377)||2000 AX117|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,148|| align=right|11,49|| align=right|4,087||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45378)||2000 AD118|| align=right|12,7|| align=right|3,166|| align=right|0,048|| align=right|8,31|| align=right|5,632||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45379)||2000 AT120|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,172|| align=right|5,05|| align=right|4,340||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45380)||2000 AW120|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,075|| align=right|11,17|| align=right|5,481||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45381)||2000 AN122|| align=right|12,8|| align=right|3,107|| align=right|0,114|| align=right|5,18|| align=right|5,475||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45382)||2000 AV123|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,053|| align=right|10,55|| align=right|5,130||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45383)||2000 AP124|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,531||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45384)||2000 AB125|| align=right|14,4|| align=right|2,863|| align=right|0,051|| align=right|5,36|| align=right|4,843||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45385)||2000 AF125|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,200|| align=right|11,53|| align=right|4,225||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45386)||2000 AO125|| align=right|13,3|| align=right|3,059|| align=right|0,053|| align=right|9,16|| align=right|5,348||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45387)||2000 AW125|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,037|| align=right|8,55|| align=right|4,477||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45388)||2000 AB127|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,053|| align=right|9,66|| align=right|5,174||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45389)||2000 AP128|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,063|| align=right|16,17|| align=right|5,803||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45390)||2000 AW128|| align=right|13,0|| align=right|2,948|| align=right|0,012|| align=right|11,06|| align=right|5,061||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45391)||2000 AA129|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,029|| align=right|8,05|| align=right|5,159||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45392)||2000 AR129|| align=right|13,6|| align=right|2,697|| align=right|0,151|| align=right|12,61|| align=right|4,428||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45393)||2000 AU130|| align=right|14,0|| align=right|2,545|| align=right|0,292|| align=right|6,59|| align=right|4,059||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45394)||2000 AO132|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,071|| align=right|5,58|| align=right|5,485||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45395)||2000 AQ134|| align=right|14,4|| align=right|2,654|| align=right|0,048|| align=right|3,86|| align=right|4,324||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45396)||2000 AS138|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,158|| align=right|6,08|| align=right|4,128||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45397)||2000 AW138|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,084|| align=right|14,46|| align=right|4,029||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45398)||2000 AH139|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,046|| align=right|7,74|| align=right|4,220||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45399)||2000 AW139|| align=right|15,3|| align=right|2,223|| align=right|0,152|| align=right|5,62|| align=right|3,314||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45400)||2000 AW140|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,107|| align=right|6,92|| align=right|5,498||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45401)||2000 AX140|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,212|| align=right|5,94|| align=right|3,762||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45402)||2000 AZ140|| align=right|14,3|| align=right|2,571|| align=right|0,102|| align=right|14,69|| align=right|4,121||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45403)||2000 AL141|| align=right|13,2|| align=right|2,674|| align=right|0,124|| align=right|11,25|| align=right|4,373||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45404)||2000 AP141|| align=right|14,7|| align=right|3,226|| align=right|0,067|| align=right|6,67|| align=right|5,793||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45405)||2000 AY141|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,227|| align=right|4,83|| align=right|3,546||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45406)||2000 AG142|| align=right|14,1|| align=right|2,698|| align=right|0,157|| align=right|12,32|| align=right|4,432||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45407)||2000 AJ142|| align=right|13,8|| align=right|2,716|| align=right|0,099|| align=right|13,14|| align=right|4,476||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45408)||2000 AO142|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,037|| align=right|8,71|| align=right|5,191||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45409)||2000 AT143|| align=right|13,2|| align=right|2,999|| align=right|0,066|| align=right|9,69|| align=right|5,193||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45410)||2000 AA144|| align=right|12,7|| align=right|3,025|| align=right|0,083|| align=right|9,11|| align=right|5,261||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45411)||2000 AN144|| align=right|13,1|| align=right|2,634|| align=right|0,148|| align=right|12,12|| align=right|4,275||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45412)||2000 AN147|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,220|| align=right|5,17|| align=right|4,702||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45413)||2000 AY147|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,145|| align=right|6,73|| align=right|3,763||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45414)||2000 AE149|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,131|| align=right|7,94|| align=right|3,562||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45415)||2000 AN149|| align=right|14,0|| align=right|2,603|| align=right|0,149|| align=right|12,94|| align=right|4,199||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45416)||2000 AX151|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,159|| align=right|6,40|| align=right|3,234||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45417)||2000 AZ151|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,114|| align=right|4,81|| align=right|3,872||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45418)||2000 AV155|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,119|| align=right|1,22|| align=right|4,082||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45419)||2000 AV158|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,056|| align=right|13,04|| align=right|4,201||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45420)||2000 AG159|| align=right|14,8|| align=right|2,781|| align=right|0,037|| align=right|6,17|| align=right|4,636||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45421)||2000 AL159|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,044|| align=right|9,90|| align=right|5,156||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45422)||2000 AG162|| align=right|14,4|| align=right|2,911|| align=right|0,033|| align=right|3,11|| align=right|4,966||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45423)||2000 AR162|| align=right|13,3|| align=right|2,675|| align=right|0,138|| align=right|12,00|| align=right|4,374||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45424)||2000 AY164|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,115|| align=right|11,25|| align=right|4,212||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45425)||2000 AY166|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,126|| align=right|11,55|| align=right|5,737||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45426)||2000 AZ166|| align=right|14,0|| align=right|2,522|| align=right|0,251|| align=right|10,45|| align=right|4,005||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45427)||2000 AA167|| align=right|13,1|| align=right|3,046|| align=right|0,158|| align=right|14,85|| align=right|5,315||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45428)||2000 AN167|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,194|| align=right|11,68|| align=right|4,248||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45429)||2000 AO169|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,097|| align=right|14,55|| align=right|4,169||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45430)||2000 AW169|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,194|| align=right|8,70|| align=right|4,155||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45431)||2000 AR170|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,148|| align=right|6,75|| align=right|3,707||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45432)||2000 AQ172|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,132|| align=right|6,48|| align=right|3,615||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45433)||2000 AA173|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,118|| align=right|6,09|| align=right|3,805||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45434)||2000 AX173|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,232|| align=right|7,29|| align=right|3,725||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45435)||2000 AF174|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,154|| align=right|7,14|| align=right|3,501||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45436)||2000 AD176|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,176|| align=right|13,90|| align=right|4,493||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45437)||2000 AF177|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,122|| align=right|10,83|| align=right|4,264||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45438)||2000 AJ177|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,118|| align=right|6,46|| align=right|3,661||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45439)||2000 AO177|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,196|| align=right|6,76|| align=right|4,591||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45440)||2000 AQ177|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,132|| align=right|10,67|| align=right|4,193||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45441)||2000 AX177|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,118|| align=right|8,69|| align=right|4,603||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45442)||2000 AK179|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,052|| align=right|8,32|| align=right|4,392||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45443)||2000 AR179|| align=right|13,7|| align=right|2,804|| align=right|0,142|| align=right|12,18|| align=right|4,695||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45444)||2000 AD180|| align=right|14,2|| align=right|2,512|| align=right|0,108|| align=right|10,27|| align=right|3,981||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45445)||2000 AR181|| align=right|12,6|| align=right|3,017|| align=right|0,194|| align=right|12,58|| align=right|5,241||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45446)||2000 AX186|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,062|| align=right|13,58|| align=right|4,120||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45447)||2000 AH188|| align=right|14,2|| align=right|2,709|| align=right|0,021|| align=right|12,12|| align=right|4,458||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45448)||2000 AJ188|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,129|| align=right|11,76|| align=right|3,590||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45449)||2000 AQ188|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,234|| align=right|10,90|| align=right|3,641||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45450)||2000 AC191|| align=right|13,8|| align=right|2,610|| align=right|0,142|| align=right|14,34|| align=right|4,217||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45451)||2000 AJ191|| align=right|13,8|| align=right|2,600|| align=right|0,218|| align=right|11,61|| align=right|4,192||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45452)||2000 AZ191|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,289|| align=right|10,49|| align=right|3,748||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45453)||2000 AB193|| align=right|13,1|| align=right|3,205|| align=right|0,064|| align=right|20,56|| align=right|5,738||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45454)||2000 AC193|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,121|| align=right|16,48|| align=right|4,242||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45455)||2000 AB195|| align=right|13,9|| align=right|3,056|| align=right|0,041|| align=right|8,93|| align=right|5,341||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45456)||2000 AD195|| align=right|13,4|| align=right|2,555|| align=right|0,180|| align=right|12,61|| align=right|4,083||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45457)||2000 AL195|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,098|| align=right|12,00|| align=right|4,641||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45458)||2000 AZ195|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,037|| align=right|8,08|| align=right|5,118||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45459)||2000 AM196|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,127|| align=right|14,44|| align=right|5,635||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45460)||2000 AS197|| align=right|13,9|| align=right|2,424|| align=right|0,148|| align=right|13,01|| align=right|3,774||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45461)||2000 AW197|| align=right|14,2|| align=right|2,761|| align=right|0,152|| align=right|8,72|| align=right|4,587||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45462)||2000 AZ197|| align=right|13,0|| align=right|3,105|| align=right|0,114|| align=right|16,76|| align=right|5,472||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45463)||2000 AL198|| align=right|13,2|| align=right|3,127|| align=right|0,047|| align=right|16,51|| align=right|5,529||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45464)||2000 AV198|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,081|| align=right|10,35|| align=right|5,355||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45465)||2000 AN200|| align=right|13,7|| align=right|2,569|| align=right|0,178|| align=right|13,71|| align=right|4,117||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45466)||2000 AZ201|| align=right|13,1|| align=right|2,996|| align=right|0,034|| align=right|8,64|| align=right|5,186||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45467)||2000 AK203|| align=right|13,1|| align=right|2,655|| align=right|0,176|| align=right|10,83|| align=right|4,326||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45468)||2000 AL203|| align=right|12,1|| align=right|3,178|| align=right|0,083|| align=right|20,97|| align=right|5,664||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45469)||2000 AY203|| align=right|13,0|| align=right|2,570|| align=right|0,048|| align=right|8,59|| align=right|4,120||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45470)||2000 AZ203|| align=right|13,2|| align=right|2,617|| align=right|0,072|| align=right|13,98|| align=right|4,233||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45471)||2000 AG204|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,158|| align=right|9,55|| align=right|4,514||MBA||13. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(45472)||2000 AJ208|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,224|| align=right|3,18|| align=right|3,608||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45473)||2000 AG212|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,194|| align=right|1,61|| align=right|4,519||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45474)||2000 AW215|| align=right|14,1|| align=right|2,952|| align=right|0,099|| align=right|1,99|| align=right|5,070||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45475)||2000 AN216|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,154|| align=right|2,46|| align=right|4,109||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45476)||2000 AU226|| align=right|14,5|| align=right|2,817|| align=right|0,098|| align=right|2,12|| align=right|4,728||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45477)||2000 AA227|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|11,25|| align=right|4,524||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45478)||2000 AS230|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,093|| align=right|4,57|| align=right|4,650||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45479)||2000 AZ231|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,055|| align=right|6,94|| align=right|4,633||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45480)||2000 AH233|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,078|| align=right|6,59|| align=right|4,565||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45481)||2000 AK233|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,169|| align=right|11,47|| align=right|4,354||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45482)||2000 AU233|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|7,45|| align=right|3,538||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45483)||2000 AP235|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,151|| align=right|6,76|| align=right|5,326||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45484)||2000 AV235|| align=right|14,6|| align=right|2,928|| align=right|0,033|| align=right|1,56|| align=right|5,010||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45485)||2000 AS236|| align=right|13,2|| align=right|2,707|| align=right|0,148|| align=right|12,58|| align=right|4,454||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45486)||2000 AF237|| align=right|12,7|| align=right|2,751|| align=right|0,101|| align=right|12,77|| align=right|4,563||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45487)||2000 AR237|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,159|| align=right|12,52|| align=right|4,222||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45488)||2000 AD238|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,127|| align=right|4,89|| align=right|3,774||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45489)||2000 AW239|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,190|| align=right|14,59|| align=right|4,147||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45490)||2000 AV240|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,057|| align=right|21,21|| align=right|4,444||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45491)||2000 AB241|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,096|| align=right|14,28|| align=right|4,156||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45492)||2000 AD241|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,122|| align=right|14,87|| align=right|4,306||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45493)||2000 AE241|| align=right|13,5|| align=right|3,053|| align=right|0,128|| align=right|9,14|| align=right|5,334||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45494)||2000 AT242|| align=right|14,1|| align=right|3,033|| align=right|0,047|| align=right|0,87|| align=right|5,282||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45495)||2000 AF243|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,147|| align=right|13,19|| align=right|4,274||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45496)||2000 AO245|| align=right|13,5|| align=right|2,898|| align=right|0,123|| align=right|8,29|| align=right|4,932||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45497)||2000 AB248|| align=right|13,4|| align=right|2,559|| align=right|0,120|| align=right|14,27|| align=right|4,092||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45498)||2000 BH|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,074|| align=right|0,91|| align=right|4,432||MBA||23. ledna 2000||Olathe||Olathe
|-
|(45499)||2000 BV2|| align=right|14,1|| align=right|2,608|| align=right|0,118|| align=right|13,69|| align=right|4,212||MBA||16. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45500) Motegi||2000 BN3|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,132|| align=right|2,59|| align=right|5,500||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45501)||2000 BQ3|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,073|| align=right|5,64|| align=right|4,682||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45502)||2000 BZ8|| align=right|12,0|| align=right|3,154|| align=right|0,052|| align=right|16,63|| align=right|5,601||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45503)||2000 BE15|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,083|| align=right|13,34|| align=right|5,284||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45504)||2000 BX15|| align=right|13,1|| align=right|2,618|| align=right|0,122|| align=right|14,50|| align=right|4,234||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45505)||2000 BE17|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,209|| align=right|2,80|| align=right|3,763||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45506)||2000 BN17|| align=right|14,9|| align=right|2,557|| align=right|0,171|| align=right|5,42|| align=right|4,088||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45507)||2000 BM18|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,113|| align=right|3,54|| align=right|4,341||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45508)||2000 BN18|| align=right|14,9|| align=right|2,838|| align=right|0,031|| align=right|3,37|| align=right|4,781||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45509)||2000 BZ22|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,096|| align=right|11,76|| align=right|4,439||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45510)||2000 BB23|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,077|| align=right|9,69|| align=right|5,114||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45511)||2000 BC23|| align=right|13,8|| align=right|3,302|| align=right|0,076|| align=right|1,19|| align=right|6,000||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45512)||2000 BD23|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,045|| align=right|8,90|| align=right|5,390||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45513)||2000 BR23|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,187|| align=right|28,26|| align=right|5,617||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45514)||2000 BV23|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,065|| align=right|14,25|| align=right|4,298||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45515)||2000 BF25|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,134|| align=right|2,23|| align=right|5,685||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45516)||2000 BE28|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,107|| align=right|13,97|| align=right|4,089||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45517)||2000 BE31|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,044|| align=right|2,35|| align=right|5,237||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45518)||2000 BO33|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,039|| align=right|3,19|| align=right|5,181||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45519)||2000 BS33|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,088|| align=right|18,04|| align=right|5,433||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(45520)||2000 BS35|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,147|| align=right|11,47|| align=right|4,215||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45521)||2000 BP39|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,117|| align=right|1,53|| align=right|5,540||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45522)||2000 BP47|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,026|| align=right|2,59|| align=right|5,007||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45523)||2000 BU47|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,162|| align=right|0,64|| align=right|5,728||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45524)||2000 CL2|| align=right|13,7|| align=right|2,946|| align=right|0,003|| align=right|12,98|| align=right|5,056||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45525)||2000 CC4|| align=right|15,1|| align=right|2,232|| align=right|0,217|| align=right|2,29|| align=right|3,335||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45526)||2000 CG4|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,214|| align=right|2,29|| align=right|3,736||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45527)||2000 CN5|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,170|| align=right|16,62|| align=right|4,022||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45528)||2000 CF9|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,125|| align=right|10,72|| align=right|5,153||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45529)||2000 CJ11|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|4,266||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45530)||2000 CP12|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,070|| align=right|10,06|| align=right|5,189||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45531)||2000 CM14|| align=right|14,2|| align=right|2,719|| align=right|0,076|| align=right|6,66|| align=right|4,484||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45532)||2000 CE21|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,146|| align=right|6,47|| align=right|3,819||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45533)||2000 CH23|| align=right|14,2|| align=right|2,599|| align=right|0,307|| align=right|11,49|| align=right|4,189||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45534)||2000 CD25|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,170|| align=right|9,81|| align=right|4,589||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45535)||2000 CK25|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,043|| align=right|8,75|| align=right|5,122||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45536)||2000 CK27|| align=right|13,1|| align=right|3,493|| align=right|0,043|| align=right|10,30|| align=right|6,527||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45537)||2000 CG28|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,069|| align=right|11,98|| align=right|5,211||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45538)||2000 CG29|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,129|| align=right|11,57|| align=right|5,111||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45539)||2000 CM32|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,072|| align=right|1,25|| align=right|4,835||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45540)||2000 CY33|| align=right|14,3|| align=right|2,579|| align=right|0,163|| align=right|14,25|| align=right|4,141||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45541)||2000 CW35|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,300|| align=right|9,10|| align=right|4,288||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45542)||2000 CE36|| align=right|13,3|| align=right|2,701|| align=right|0,142|| align=right|12,11|| align=right|4,438||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45543)||2000 CQ36|| align=right|13,4|| align=right|2,866|| align=right|0,184|| align=right|14,49|| align=right|4,852||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45544)||2000 CS36|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,148|| align=right|2,80|| align=right|5,559||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45545)||2000 CA38|| align=right|13,7|| align=right|3,112|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|5,489||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45546)||2000 CE41|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,090|| align=right|16,53|| align=right|5,324||MBA||6. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45547)||2000 CB43|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,146|| align=right|7,72|| align=right|4,260||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45548)||2000 CF43|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,056|| align=right|9,76|| align=right|4,372||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45549)||2000 CY44|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,050|| align=right|3,61|| align=right|4,521||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45550)||2000 CX46|| align=right|13,9|| align=right|3,183|| align=right|0,125|| align=right|6,78|| align=right|5,678||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45551)||2000 CF47|| align=right|14,1|| align=right|2,529|| align=right|0,314|| align=right|10,14|| align=right|4,022||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45552)||2000 CQ47|| align=right|13,2|| align=right|3,078|| align=right|0,147|| align=right|8,47|| align=right|5,400||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45553)||2000 CO48|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,222|| align=right|13,13|| align=right|4,141||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45554)||2000 CX48|| align=right|13,8|| align=right|2,847|| align=right|0,129|| align=right|15,24|| align=right|4,802||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45555)||2000 CF50|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,247|| align=right|8,84|| align=right|3,778||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45556)||2000 CM51|| align=right|13,5|| align=right|3,189|| align=right|0,104|| align=right|4,40|| align=right|5,694||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45557)||2000 CV51|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,032|| align=right|7,42|| align=right|5,327||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45558)||2000 CR52|| align=right|13,5|| align=right|2,976|| align=right|0,100|| align=right|9,36|| align=right|5,133||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45559)||2000 CB53|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,098|| align=right|13,90|| align=right|5,644||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45560)||2000 CW53|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,205|| align=right|12,15|| align=right|4,045||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45561)||2000 CA56|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,043|| align=right|2,07|| align=right|5,422||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45562)||2000 CD56|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|12,43|| align=right|4,075||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45563)||2000 CS56|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,135|| align=right|0,85|| align=right|5,683||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45564)||2000 CV56|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|11,00|| align=right|5,350||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45565)||2000 CD57|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,175|| align=right|4,05|| align=right|3,838||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45566)||2000 CK58|| align=right|12,5|| align=right|3,174|| align=right|0,139|| align=right|25,37|| align=right|5,653||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45567)||2000 CQ60|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,037|| align=right|7,73|| align=right|5,517||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45568)||2000 CL62|| align=right|13,5|| align=right|3,133|| align=right|0,131|| align=right|16,44|| align=right|5,544||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45569)||2000 CK63|| align=right|13,3|| align=right|3,028|| align=right|0,053|| align=right|9,69|| align=right|5,268||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45570)||2000 CQ63|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,032|| align=right|4,98|| align=right|4,390||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45571)||2000 CZ64|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,230|| align=right|11,99|| align=right|4,049||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45572)||2000 CR71|| align=right|12,9|| align=right|3,006|| align=right|0,008|| align=right|9,86|| align=right|5,211||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45573)||2000 CZ72|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,151|| align=right|6,42|| align=right|3,689||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45574)||2000 CE73|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,253|| align=right|11,61|| align=right|4,430||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45575)||2000 CC75|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,279|| align=right|23,47|| align=right|3,699||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45576)||2000 CD75|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,038|| align=right|9,77|| align=right|5,128||MBA||10. února 2000||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(45577)||2000 CT76|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,112|| align=right|2,33|| align=right|5,139||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45578)||2000 CL77|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,092|| align=right|6,77|| align=right|5,782||MBA||8. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45579)||2000 CE80|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,074|| align=right|9,80|| align=right|5,659||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45580)||2000 CB81|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,020|| align=right|3,82|| align=right|4,646||MBA||10. února 2000||Val-des-Bois||D. Bergeron
|-
|(45581)||2000 CN82|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,130|| align=right|8,81|| align=right|4,562||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45582)||2000 CH83|| align=right|14,3|| align=right|2,799|| align=right|0,106|| align=right|3,06|| align=right|4,683||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45583)||2000 CK87|| align=right|13,2|| align=right|2,784|| align=right|0,231|| align=right|8,35|| align=right|4,645||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45584)||2000 CY88|| align=right|13,9|| align=right|3,126|| align=right|0,019|| align=right|22,54|| align=right|5,525||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45585)||2000 CA89|| align=right|13,1|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|23,26|| align=right|5,679||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45586)||2000 CC91|| align=right|13,4|| align=right|2,893|| align=right|0,080|| align=right|2,13|| align=right|4,920||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45587)||2000 CT91|| align=right|13,8|| align=right|3,178|| align=right|0,134|| align=right|1,10|| align=right|5,665||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45588)||2000 CP92|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,121|| align=right|7,19|| align=right|4,361||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45589)||2000 CM97|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,145|| align=right|0,64|| align=right|5,748||MBA||13. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45590)||2000 CU101|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,063|| align=right|10,07|| align=right|5,665||MBA||14. února 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(45591)||2000 CQ103|| align=right|12,5|| align=right|3,149|| align=right|0,049|| align=right|18,94|| align=right|5,587||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45592)||2000 CS103|| align=right|13,3|| align=right|2,992|| align=right|0,041|| align=right|8,92|| align=right|5,174||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45593)||2000 CT103|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,101|| align=right|10,31|| align=right|5,353||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45594)||2000 CJ111|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,201|| align=right|12,01|| align=right|4,198||MBA||6. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(45595)||2000 CK111|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,101|| align=right|3,18|| align=right|5,231||MBA||6. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(45596)||2000 CF112|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,140|| align=right|8,59|| align=right|4,253||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(45597)||2000 CK120|| align=right|13,9|| align=right|3,045|| align=right|0,235|| align=right|5,40|| align=right|5,313||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45598)||2000 CN120|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,162|| align=right|1,58|| align=right|4,372||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45599)||2000 DJ3|| align=right|13,8|| align=right|3,132|| align=right|0,033|| align=right|9,12|| align=right|5,542||MBA||27. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(45600)||2000 DD4|| align=right|13,3|| align=right|2,710|| align=right|0,159|| align=right|11,41|| align=right|4,461||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45601)||2000 DE5|| align=right|13,6|| align=right|2,967|| align=right|0,079|| align=right|10,31|| align=right|5,110||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45602)||2000 DX17|| align=right|12,8|| align=right|3,209|| align=right|0,045|| align=right|21,18|| align=right|5,748||MBA||28. února 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(45603)||2000 DC18|| align=right|14,2|| align=right|2,942|| align=right|0,096|| align=right|2,61|| align=right|5,045||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45604)||2000 DH24|| align=right|14,0|| align=right|2,842|| align=right|0,094|| align=right|13,62|| align=right|4,790||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45605)||2000 DM28|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,120|| align=right|5,19|| align=right|5,601||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45606)||2000 DE32|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,127|| align=right|5,78|| align=right|5,752||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45607)||2000 DG36|| align=right|13,9|| align=right|3,216|| align=right|0,100|| align=right|16,52|| align=right|5,768||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45608)||2000 DZ41|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,043|| align=right|0,57|| align=right|5,374||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45609)||2000 DN46|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,095|| align=right|9,34|| align=right|5,110||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45610)||2000 DJ48|| align=right|14,6|| align=right|2,861|| align=right|0,105|| align=right|1,50|| align=right|4,838||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45611)||2000 DV54|| align=right|13,9|| align=right|3,195|| align=right|0,076|| align=right|1,18|| align=right|5,709||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45612)||2000 DB59|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,105|| align=right|1,38|| align=right|5,047||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45613)||2000 DJ59|| align=right|13,8|| align=right|2,948|| align=right|0,092|| align=right|0,87|| align=right|5,060||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45614)||2000 DA63|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,107|| align=right|1,14|| align=right|5,328||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45615)||2000 DG63|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,158|| align=right|9,24|| align=right|4,615||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45616)||2000 DN66|| align=right|14,4|| align=right|2,959|| align=right|0,063|| align=right|2,02|| align=right|5,088||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45617)||2000 DY71|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,138|| align=right|9,97|| align=right|5,396||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45618)||2000 DO72|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,089|| align=right|9,79|| align=right|5,799||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45619)||2000 DS78|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,065|| align=right|3,03|| align=right|5,573||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45620)||2000 DY80|| align=right|13,9|| align=right|2,996|| align=right|0,056|| align=right|12,34|| align=right|5,185||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45621)||2000 DL87|| align=right|13,8|| align=right|3,075|| align=right|0,089|| align=right|12,26|| align=right|5,393||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45622)||2000 DN87|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,180|| align=right|12,79|| align=right|4,547||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45623)||2000 DT93|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,059|| align=right|10,16|| align=right|5,648||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45624)||2000 DY93|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,088|| align=right|2,86|| align=right|5,135||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45625)||2000 DE95|| align=right|13,4|| align=right|2,999|| align=right|0,101|| align=right|9,74|| align=right|5,192||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45626)||2000 DF95|| align=right|14,1|| align=right|3,195|| align=right|0,033|| align=right|2,83|| align=right|5,711||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45627)||2000 DY97|| align=right|14,0|| align=right|2,666|| align=right|0,200|| align=right|13,83|| align=right|4,352||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45628)||2000 DD99|| align=right|14,7|| align=right|2,839|| align=right|0,082|| align=right|1,90|| align=right|4,783||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45629)||2000 DT99|| align=right|13,1|| align=right|3,173|| align=right|0,086|| align=right|10,05|| align=right|5,650||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45630)||2000 DO101|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,027|| align=right|11,62|| align=right|5,608||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45631)||2000 DY105|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,108|| align=right|20,96|| align=right|5,659||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45632)||2000 DS106|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,092|| align=right|12,95|| align=right|5,687||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45633)||2000 EY1|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,096|| align=right|3,13|| align=right|4,973||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45634)||2000 EH11|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,183|| align=right|9,75|| align=right|4,659||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45635)||2000 EY11|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,031|| align=right|11,19|| align=right|5,375||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45636)||2000 EG12|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,124|| align=right|11,44|| align=right|5,215||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45637)||2000 EW12|| align=right|13,8|| align=right|3,374|| align=right|0,098|| align=right|9,48|| align=right|6,196||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45638)||2000 EK20|| align=right|13,8|| align=right|2,716|| align=right|0,206|| align=right|12,18|| align=right|4,476||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45639)||2000 EP20|| align=right|13,4|| align=right|3,146|| align=right|0,075|| align=right|24,20|| align=right|5,579||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45640)||2000 ED21|| align=right|14,4|| align=right|3,004|| align=right|0,146|| align=right|12,15|| align=right|5,206||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45641)||2000 EK21|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,122|| align=right|12,50|| align=right|4,184||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45642)||2000 EU34|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,141|| align=right|12,08|| align=right|5,328||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45643)||2000 EG37|| align=right|13,0|| align=right|3,205|| align=right|0,084|| align=right|4,63|| align=right|5,737||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45644)||2000 EU37|| align=right|13,7|| align=right|3,105|| align=right|0,137|| align=right|5,65|| align=right|5,471||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45645)||2000 EY41|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,199|| align=right|1,21|| align=right|5,502||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45646)||2000 EE45|| align=right|13,5|| align=right|2,949|| align=right|0,220|| align=right|3,61|| align=right|5,064||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45647)||2000 EF46|| align=right|14,1|| align=right|3,233|| align=right|0,153|| align=right|2,70|| align=right|5,812||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45648)||2000 ED47|| align=right|13,5|| align=right|3,143|| align=right|0,108|| align=right|6,46|| align=right|5,572||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45649)||2000 EN49|| align=right|13,7|| align=right|3,044|| align=right|0,125|| align=right|11,87|| align=right|5,310||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45650)||2000 EV49|| align=right|13,8|| align=right|2,696|| align=right|0,156|| align=right|14,69|| align=right|4,426||MBA||6. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45651)||2000 EK60|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,266|| align=right|3,44|| align=right|4,466||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45652)||2000 EK61|| align=right|14,2|| align=right|3,346|| align=right|0,053|| align=right|2,03|| align=right|6,119||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45653)||2000 EL62|| align=right|13,2|| align=right|3,484|| align=right|0,061|| align=right|10,15|| align=right|6,502||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45654)||2000 EV71|| align=right|15,9|| align=right|2,888|| align=right|0,056|| align=right|1,08|| align=right|4,907||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45655)||2000 EW71|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,198|| align=right|14,02|| align=right|4,063||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45656)||2000 EN74|| align=right|13,8|| align=right|2,738|| align=right|0,084|| align=right|7,53|| align=right|4,529||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45657)||2000 EK76|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,198|| align=right|8,97|| align=right|4,428||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45658)||2000 EA80|| align=right|13,4|| align=right|3,013|| align=right|0,108|| align=right|10,17|| align=right|5,230||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45659)||2000 EL84|| align=right|13,5|| align=right|2,980|| align=right|0,120|| align=right|11,06|| align=right|5,142||MBA||6. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45660)||2000 EU84|| align=right|13,3|| align=right|3,131|| align=right|0,063|| align=right|8,52|| align=right|5,538||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45661)||2000 EX84|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,233|| align=right|12,22|| align=right|4,068||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45662)||2000 EY84|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,063|| align=right|11,14|| align=right|5,481||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45663)||2000 EF85|| align=right|12,7|| align=right|3,058|| align=right|0,075|| align=right|9,65|| align=right|5,347||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45664)||2000 EC88|| align=right|13,4|| align=right|2,928|| align=right|0,133|| align=right|11,85|| align=right|5,009||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45665)||2000 EM88|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,039|| align=right|8,79|| align=right|5,199||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45666)||2000 EX91|| align=right|13,5|| align=right|3,129|| align=right|0,092|| align=right|16,53|| align=right|5,534||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45667)||2000 EG93|| align=right|13,2|| align=right|3,167|| align=right|0,052|| align=right|8,16|| align=right|5,634||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45668)||2000 EU94|| align=right|13,6|| align=right|2,714|| align=right|0,194|| align=right|13,56|| align=right|4,470||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45669)||2000 ET96|| align=right|13,5|| align=right|3,221|| align=right|0,149|| align=right|12,99|| align=right|5,779||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45670)||2000 EK103|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,169|| align=right|18,66|| align=right|5,505||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45671)||2000 EA104|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,074|| align=right|9,41|| align=right|5,195||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45672)||2000 EE109|| align=right|12,7|| align=right|3,005|| align=right|0,186|| align=right|14,63|| align=right|5,208||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45673)||2000 ES111|| align=right|14,7|| align=right|3,182|| align=right|0,170|| align=right|1,79|| align=right|5,675||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45674)||2000 EY111|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|5,255||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45675)||2000 EG112|| align=right|13,3|| align=right|2,681|| align=right|0,214|| align=right|12,92|| align=right|4,389||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45676)||2000 EG117|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,235|| align=right|7,03|| align=right|4,485||MBA||10. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45677)||2000 EJ120|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,037|| align=right|22,39|| align=right|5,629||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45678)||2000 EQ127|| align=right|13,0|| align=right|2,918|| align=right|0,106|| align=right|13,78|| align=right|4,985||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45679)||2000 EZ127|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,062|| align=right|2,58|| align=right|5,667||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45680)||2000 EF130|| align=right|13,2|| align=right|3,226|| align=right|0,059|| align=right|7,23|| align=right|5,793||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45681)||2000 ET131|| align=right|13,6|| align=right|3,206|| align=right|0,052|| align=right|13,16|| align=right|5,739||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45682)||2000 EX131|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,102|| align=right|10,85|| align=right|5,358||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45683)||2000 EO135|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,257|| align=right|6,39|| align=right|4,294||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45684)||2000 EE137|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,056|| align=right|13,20|| align=right|5,810||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45685)||2000 EA139|| align=right|13,6|| align=right|3,118|| align=right|0,256|| align=right|18,86|| align=right|5,505||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45686)||2000 EM139|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,065|| align=right|9,69|| align=right|5,216||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45687)||2000 EK140|| align=right|13,4|| align=right|3,175|| align=right|0,114|| align=right|16,33|| align=right|5,656||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45688)||2000 EV142|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,187|| align=right|10,86|| align=right|4,164||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45689)||2000 EC144|| align=right|13,3|| align=right|2,992|| align=right|0,092|| align=right|9,68|| align=right|5,175||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45690)||2000 EL146|| align=right|13,9|| align=right|2,611|| align=right|0,188|| align=right|12,17|| align=right|4,218||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45691)||2000 EF148|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,077|| align=right|9,50|| align=right|5,670||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45692)||2000 EJ148|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,161|| align=right|10,71|| align=right|4,376||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45693)||2000 EB150|| align=right|13,6|| align=right|2,866|| align=right|0,260|| align=right|17,25|| align=right|4,852||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45694)||2000 EC150|| align=right|13,7|| align=right|2,446|| align=right|0,305|| align=right|21,02|| align=right|3,824||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45695)||2000 ET150|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,110|| align=right|2,37|| align=right|5,054||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45696)||2000 EM167|| align=right|13,8|| align=right|3,078|| align=right|0,038|| align=right|10,68|| align=right|5,399||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45697)||2000 EP174|| align=right|14,9|| align=right|2,839|| align=right|0,123|| align=right|1,08|| align=right|4,784||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45698)||2000 EG197|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,294|| align=right|4,75|| align=right|4,046||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45699)||2000 EO199|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,126|| align=right|10,99|| align=right|4,269||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45700)||2000 EP204|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,186|| align=right|11,46|| align=right|4,154||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(45701)||2000 FE11|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,085|| align=right|12,69|| align=right|5,382||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45702)||2000 FJ15|| align=right|13,7|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|23,62|| align=right|3,734||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45703)||2000 FH19|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,333|| align=right|9,19|| align=right|4,419||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45704)||2000 FZ19|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,162|| align=right|13,26|| align=right|4,516||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45705)||2000 FD31|| align=right|13,2|| align=right|2,650|| align=right|0,177|| align=right|8,87|| align=right|4,313||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45706)||2000 FT31|| align=right|13,1|| align=right|3,076|| align=right|0,150|| align=right|11,84|| align=right|5,394||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45707)||2000 FZ31|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,133|| align=right|13,45|| align=right|5,576||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45708)||2000 FD35|| align=right|14,2|| align=right|2,765|| align=right|0,150|| align=right|7,64|| align=right|4,597||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45709)||2000 FR36|| align=right|13,4|| align=right|3,373|| align=right|0,019|| align=right|12,67|| align=right|6,195||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45710)||2000 FD40|| align=right|13,6|| align=right|2,611|| align=right|0,185|| align=right|9,45|| align=right|4,218||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45711)||2000 FD43|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,063|| align=right|6,24|| align=right|4,269||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45712)||2000 FR44|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,062|| align=right|9,96|| align=right|5,473||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45713)||2000 FK51|| align=right|15,2|| align=right|3,239|| align=right|0,154|| align=right|0,15|| align=right|5,828||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45714)||2000 FV58|| align=right|14,2|| align=right|3,015|| align=right|0,103|| align=right|10,64|| align=right|5,235||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45715)||2000 FR66|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,313|| align=right|4,57|| align=right|4,191||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45716)||2000 GK8|| align=right|14,1|| align=right|3,215|| align=right|0,133|| align=right|0,44|| align=right|5,765||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45717)||2000 GZ11|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,154|| align=right|4,98|| align=right|5,558||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45718)||2000 GO21|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,239|| align=right|0,32|| align=right|5,392||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45719)||2000 GR26|| align=right|14,0|| align=right|3,076|| align=right|0,178|| align=right|3,86|| align=right|5,395||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45720)||2000 GZ33|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,123|| align=right|9,07|| align=right|5,482||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45721)||2000 GZ42|| align=right|13,5|| align=right|3,808|| align=right|0,071|| align=right|1,05|| align=right|7,429||HLD||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45722)||2000 GA56|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,062|| align=right|9,40|| align=right|5,117||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45723)||2000 GN58|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,141|| align=right|11,06|| align=right|5,594||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45724)||2000 GJ68|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,102|| align=right|10,99|| align=right|5,169||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45725)||2000 GJ77|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,123|| align=right|4,30|| align=right|4,183||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45726)||2000 GL83|| align=right|13,5|| align=right|3,133|| align=right|0,110|| align=right|9,53|| align=right|5,545||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45727)||2000 GQ83|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,081|| align=right|10,34|| align=right|5,633||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45728)||2000 GC86|| align=right|13,4|| align=right|3,119|| align=right|0,304|| align=right|24,96|| align=right|5,507||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45729)||2000 GB89|| align=right|13,6|| align=right|2,801|| align=right|0,154|| align=right|9,20|| align=right|4,687||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45730)||2000 GS106|| align=right|13,3|| align=right|3,124|| align=right|0,039|| align=right|10,38|| align=right|5,520||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45731)||2000 GM124|| align=right|13,6|| align=right|2,731|| align=right|0,176|| align=right|13,05|| align=right|4,513||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45732)||2000 GL136|| align=right|13,4|| align=right|3,016|| align=right|0,094|| align=right|11,56|| align=right|5,238||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45733)||2000 GV139|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,081|| align=right|10,67|| align=right|5,455||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45734)||2000 GN140|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,148|| align=right|6,33|| align=right|5,682||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45735)||2000 GC159|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,187|| align=right|13,91|| align=right|5,549||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45736)||2000 GA170|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,220|| align=right|11,81|| align=right|4,140||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45737) Benita||2000 HB|| align=right|12,9|| align=right|3,193|| align=right|0,053|| align=right|10,21|| align=right|5,704||MBA||22. dubna 2000||Boca Raton||B. A. Segal
|-
|(45738)||2000 HY19|| align=right|13,5|| align=right|3,215|| align=right|0,112|| align=right|13,78|| align=right|5,764||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45739)||2000 HR25|| align=right|12,5|| align=right|3,997|| align=right|0,316|| align=right|7,36|| align=right|7,989||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45740)||2000 HG27|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,108|| align=right|13,11|| align=right|5,135||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45741)||2000 HT33|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,075|| align=right|1,75|| align=right|5,414||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45742)||2000 HJ44|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,276|| align=right|9,97|| align=right|3,730||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45743)||2000 HR53|| align=right|13,4|| align=right|2,989|| align=right|0,086|| align=right|11,04|| align=right|5,167||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45744)||2000 HU57|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,139|| align=right|10,17|| align=right|4,583||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45745)||2000 HU84|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,220|| align=right|11,11|| align=right|4,124||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45746)||2000 JW14|| align=right|13,8|| align=right|3,016|| align=right|0,077|| align=right|6,48|| align=right|5,236||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45747)||2000 JR38|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,040|| align=right|9,46|| align=right|4,328||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45748)||2000 JD62|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,088|| align=right|3,14|| align=right|3,994||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45749)||2000 JR64|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,195|| align=right|16,25|| align=right|5,501||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45750)||2000 JC65|| align=right|13,8|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|8,76|| align=right|5,323||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45751)||2000 JH66|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,195|| align=right|11,43|| align=right|5,297||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45752)||2000 JY70|| align=right|13,6|| align=right|3,009|| align=right|0,114|| align=right|8,76|| align=right|5,218||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45753)||2000 JL72|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,023|| align=right|12,93|| align=right|5,218||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45754)||2000 KC14|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,146|| align=right|4,33|| align=right|4,145||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45755)||2000 KL18|| align=right|13,9|| align=right|2,912|| align=right|0,103|| align=right|2,07|| align=right|4,968||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45756)||2000 KV26|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,086|| align=right|8,25|| align=right|4,388||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45757)||2000 KH29|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,083|| align=right|1,71|| align=right|4,277||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45758)||2000 KN29|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,128|| align=right|4,72|| align=right|5,735||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45759)||2000 KQ41|| align=right|14,2|| align=right|2,807|| align=right|0,044|| align=right|3,13|| align=right|4,702||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45760)||2000 KY43|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|8,97|| align=right|3,436||MBA||30. května 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(45761)||2000 KF45|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,109|| align=right|3,79|| align=right|4,548||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45762)||2000 KK76|| align=right|15,0|| align=right|2,557|| align=right|0,149|| align=right|6,58|| align=right|4,089||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45763)||2000 KB77|| align=right|14,5|| align=right|2,718|| align=right|0,035|| align=right|4,86|| align=right|4,481||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45764)||2000 LV|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,317|| align=right|6,71|| align=right|3,757||MBA||2. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(45765)||2000 LJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|8,71|| align=right|4,675||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45766)||2000 LX5|| align=right|13,6|| align=right|3,055|| align=right|0,030|| align=right|10,13|| align=right|5,340||MBA||6. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(45767)||2000 LU17|| align=right|13,6|| align=right|3,080|| align=right|0,200|| align=right|11,70|| align=right|5,404||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45768)||2000 LF28|| align=right|14,5|| align=right|2,217|| align=right|0,171|| align=right|3,71|| align=right|3,301||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45769)||2000 LP36|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,156|| align=right|13,15|| align=right|4,554||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45770)||2000 NM2|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,213|| align=right|1,46|| align=right|4,022||MBA||5. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45771)||2000 NE5|| align=right|14,2|| align=right|2,321|| align=right|0,141|| align=right|6,78|| align=right|3,535||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45772)||2000 NR16|| align=right|15,2|| align=right|2,192|| align=right|0,165|| align=right|5,76|| align=right|3,245||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45773)||2000 NL22|| align=right|14,0|| align=right|2,409|| align=right|0,137|| align=right|9,37|| align=right|3,738||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45774)||2000 NH24|| align=right|13,4|| align=right|2,722|| align=right|0,183|| align=right|13,41|| align=right|4,491||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45775)||2000 NP27|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,156|| align=right|4,78|| align=right|4,340||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45776)||2000 NZ28|| align=right|15,0|| align=right|3,026|| align=right|0,179|| align=right|0,99|| align=right|5,264||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45777)||2000 OZ4|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,146|| align=right|12,37|| align=right|4,305||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45778)||2000 OG5|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,109|| align=right|6,87|| align=right|4,027||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45779)||2000 OR6|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,155|| align=right|3,92|| align=right|3,779||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45780)||2000 OA12|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,036|| align=right|2,76|| align=right|4,325||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45781)||2000 OD12|| align=right|13,9|| align=right|2,807|| align=right|0,049|| align=right|5,26|| align=right|4,702||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45782)||2000 OE14|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,103|| align=right|2,74|| align=right|3,698||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45783)||2000 OV16|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,211|| align=right|2,38|| align=right|3,747||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45784)||2000 OZ17|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,203|| align=right|3,46|| align=right|4,087||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45785)||2000 OT19|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,137|| align=right|3,82|| align=right|3,483||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45786)||2000 OE20|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,108|| align=right|9,26|| align=right|4,589||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45787)||2000 OJ24|| align=right|13,7|| align=right|2,433|| align=right|0,121|| align=right|6,11|| align=right|3,794||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45788)||2000 OH25|| align=right|14,9|| align=right|2,380|| align=right|0,135|| align=right|6,22|| align=right|3,670||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45789)||2000 OZ26|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,197|| align=right|3,10|| align=right|3,802||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45790)||2000 ON42|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,136|| align=right|5,99|| align=right|3,460||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45791)||2000 OD45|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,235|| align=right|9,98|| align=right|3,541||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45792)||2000 OF45|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|6,14|| align=right|3,696||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45793)||2000 OL48|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,191|| align=right|2,91|| align=right|3,417||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45794)||2000 OM48|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,203|| align=right|2,29|| align=right|3,703||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45795)||2000 OY49|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,153|| align=right|6,54|| align=right|3,776||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45796)||2000 OG54|| align=right|14,5|| align=right|3,251|| align=right|0,217|| align=right|1,28|| align=right|5,860||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45797)||2000 PK1|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,097|| align=right|6,88|| align=right|3,364||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45798)||2000 PH16|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,079|| align=right|8,40|| align=right|4,626||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45799)||2000 PZ18|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,026|| align=right|5,23|| align=right|3,612||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45800)||2000 PB22|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,255|| align=right|13,71|| align=right|5,709||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45801)||2000 PF28|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,131|| align=right|7,31|| align=right|3,766||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45802)||2000 PV29|| align=right|8,0|| align=right|43,44|| align=right|0,015|| align=right|1,19|| align=right|287||CBW||5. srpna 2000||Mauna Kea||M. J. Holman
|-
|(45803)||2000 QH1|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,181|| align=right|10,98|| align=right|4,052||MBA||23. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(45804)||2000 QP2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,125|| align=right|6,66|| align=right|3,578||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45805)||2000 QU18|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,052|| align=right|5,26|| align=right|3,590||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45806)||2000 QN20|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,154|| align=right|5,42|| align=right|3,571||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45807)||2000 QY20|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,111|| align=right|6,24|| align=right|3,415||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45808)||2000 QG24|| align=right|16,4|| align=right|2,194|| align=right|0,032|| align=right|2,02|| align=right|3,249||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45809)||2000 QH28|| align=right|15,8|| align=right|2,167|| align=right|0,020|| align=right|5,30|| align=right|3,190||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45810)||2000 QP32|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,106|| align=right|6,47|| align=right|3,538||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45811)||2000 QN38|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,053|| align=right|1,65|| align=right|4,058||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45812)||2000 QV39|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,037|| align=right|0,95|| align=right|3,530||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45813)||2000 QA45|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|5,97|| align=right|3,723||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45814)||2000 QJ61|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,163|| align=right|4,50|| align=right|3,268||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45815)||2000 QF67|| align=right|14,7|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|7,30|| align=right|3,550||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45816)||2000 QO72|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,126|| align=right|3,64|| align=right|4,115||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45817)||2000 QM78|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,089|| align=right|6,42|| align=right|3,743||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45818)||2000 QG79|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,087|| align=right|4,87|| align=right|3,282||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45819)||2000 QL101|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,098|| align=right|11,90|| align=right|3,433||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45820)||2000 QQ102|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,149|| align=right|4,93|| align=right|4,140||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45821)||2000 QS114|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,085|| align=right|5,04|| align=right|3,378||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45822)||2000 QQ116|| align=right|12,1|| align=right|5,233|| align=right|0,190|| align=right|7,31|| align=right|11,97||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45823)||2000 QC120|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,108|| align=right|6,38|| align=right|3,528||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45824)||2000 QB122|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,167|| align=right|3,26|| align=right|3,533||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45825)||2000 QW123|| align=right|14,8|| align=right|1,953|| align=right|0,101|| align=right|21,54|| align=right|2,729||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45826)||2000 QX128|| align=right|15,4|| align=right|2,170|| align=right|0,089|| align=right|4,68|| align=right|3,195||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45827)||2000 QV149|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|3,52|| align=right|3,683||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45828)||2000 QK157|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,097|| align=right|5,74|| align=right|3,785||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45829)||2000 QR166|| align=right|14,0|| align=right|2,935|| align=right|0,226|| align=right|11,73|| align=right|5,027||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45830)||2000 QW181|| align=right|14,6|| align=right|2,182|| align=right|0,117|| align=right|4,40|| align=right|3,222||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45831)||2000 QW184|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,139|| align=right|4,16|| align=right|4,390||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45832)||2000 QK186|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,140|| align=right|6,22|| align=right|3,429||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45833)||2000 QX188|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,052|| align=right|4,16|| align=right|3,434||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45834)||2000 QU229|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,146|| align=right|4,96|| align=right|3,603||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45835)||2000 RZ|| align=right|15,8|| align=right|2,146|| align=right|0,069|| align=right|1,59|| align=right|3,144||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45836)||2000 RT21|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,069|| align=right|5,35|| align=right|3,409||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45837)||2000 RD27|| align=right|14,3|| align=right|2,455|| align=right|0,138|| align=right|14,20|| align=right|3,847||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45838)||2000 RV30|| align=right|14,4|| align=right|2,452|| align=right|0,149|| align=right|5,43|| align=right|3,840||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45839)||2000 RQ37|| align=right|15,3|| align=right|1,923|| align=right|0,080|| align=right|20,81|| align=right|2,667||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45840)||2000 RU44|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,301|| align=right|10,69|| align=right|4,426||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45841)||2000 RX55|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,124|| align=right|2,12|| align=right|3,738||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45842)||2000 RC66|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,228|| align=right|8,28|| align=right|3,499||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45843)||2000 RL73|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,089|| align=right|5,69|| align=right|3,397||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45844)||2000 RN74|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,139|| align=right|5,77|| align=right|4,421||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45845)||2000 RM75|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|6,04|| align=right|3,693||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45846)||2000 RA96|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,153|| align=right|2,51|| align=right|3,754||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45847)||2000 RC96|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,163|| align=right|2,15|| align=right|3,672||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45848)||2000 SY11|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,151|| align=right|5,48|| align=right|3,367||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45849)||2000 SG98|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,034|| align=right|4,38|| align=right|3,489||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45850)||2000 SH209|| align=right|12,2|| align=right|3,933|| align=right|0,101|| align=right|10,30|| align=right|7,799||HLD||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45851)||2000 SH239|| align=right|15,4|| align=right|2,413|| align=right|0,154|| align=right|2,72|| align=right|3,748||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45852)||2000 SG259|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,183|| align=right|6,41|| align=right|4,303||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45853)||2000 SN263|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,129|| align=right|1,83|| align=right|3,302||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45854)||2000 SR285|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,088|| align=right|6,24|| align=right|3,440||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45855)||2000 TA2|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|1,62|| align=right|3,607||MBA||3. října 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(45856)||2000 TO38|| align=right|13,0|| align=right|2,996|| align=right|0,110|| align=right|11,56|| align=right|5,185||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45857)||2000 TH61|| align=right|13,2|| align=right|2,688|| align=right|0,135|| align=right|14,66|| align=right|4,407||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45858)||2000 UP7|| align=right|14,7|| align=right|2,410|| align=right|0,107|| align=right|2,56|| align=right|3,740||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45859)||2000 UG13|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,239|| align=right|8,51|| align=right|3,796||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45860)||2000 UG27|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,165|| align=right|5,31|| align=right|3,565||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45861)||2000 UZ37|| align=right|14,6|| align=right|3,226|| align=right|0,095|| align=right|0,86|| align=right|5,792||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45862)||2000 UQ51|| align=right|14,2|| align=right|3,963|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|7,890||HLD||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45863)||2000 UQ81|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,100|| align=right|4,63|| align=right|3,344||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45864)||2000 UO97|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,106|| align=right|5,89|| align=right|3,522||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45865)||2000 UT97|| align=right|14,8|| align=right|2,315|| align=right|0,147|| align=right|7,23|| align=right|3,521||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45866)||2000 UX109|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,109|| align=right|9,47|| align=right|5,158||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45867)||2000 VS17|| align=right|15,6|| align=right|2,174|| align=right|0,225|| align=right|3,27|| align=right|3,204||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45868)||2000 VB20|| align=right|14,6|| align=right|3,246|| align=right|0,096|| align=right|2,14|| align=right|5,848||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45869)||2000 VG34|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,072|| align=right|3,48|| align=right|3,400||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45870)||2000 VW37|| align=right|14,8|| align=right|2,186|| align=right|0,119|| align=right|3,83|| align=right|3,232||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45871)||2000 VD38|| align=right|13,9|| align=right|2,596|| align=right|0,100|| align=right|14,61|| align=right|4,181||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45872)||2000 VR49|| align=right|15,8|| align=right|2,165|| align=right|0,166|| align=right|1,43|| align=right|3,185||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45873)||2000 VK61|| align=right|15,4|| align=right|1,769|| align=right|0,018|| align=right|32,37|| align=right|2,352||MBA||9. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45874)||2000 WM3|| align=right|15,3|| align=right|1,958|| align=right|0,096|| align=right|23,16|| align=right|2,738||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45875)||2000 WJ19|| align=right|12,2|| align=right|3,156|| align=right|0,126|| align=right|18,03|| align=right|5,607||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45876)||2000 WD27|| align=right|14,4|| align=right|2,188|| align=right|0,102|| align=right|4,54|| align=right|3,237||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(45877)||2000 WR29|| align=right|12,8|| align=right|2,633|| align=right|0,298|| align=right|29,10|| align=right|4,272||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45878)||2000 WX29|| align=right|14,4|| align=right|1,935|| align=right|0,100|| align=right|17,88|| align=right|2,691||MBA||23. listopadu 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(45879)||2000 WR33|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,090|| align=right|5,37|| align=right|3,410||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45880)||2000 WG49|| align=right|14,9|| align=right|1,938|| align=right|0,076|| align=right|18,23|| align=right|2,697||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45881)||2000 WD55|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|6,05|| align=right|4,140||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45882)||2000 WX61|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,174|| align=right|4,27|| align=right|3,668||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45883)||2000 WL87|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,114|| align=right|7,00|| align=right|3,487||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45884)||2000 WB93|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,120|| align=right|2,77|| align=right|3,476||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45885)||2000 WX95|| align=right|14,1|| align=right|2,220|| align=right|0,046|| align=right|3,65|| align=right|3,306||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45886)||2000 WL115|| align=right|15,3|| align=right|2,205|| align=right|0,057|| align=right|4,17|| align=right|3,275||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45887)||2000 WS117|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,203|| align=right|6,86|| align=right|3,586||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45888)||2000 WL130|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,150|| align=right|4,40|| align=right|3,500||MBA||20. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45889)||2000 WU130|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,070|| align=right|3,42|| align=right|4,978||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45890)||2000 WS169|| align=right|15,2|| align=right|2,141|| align=right|0,036|| align=right|0,22|| align=right|3,131||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(45891)||2000 WG178|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,049|| align=right|5,71|| align=right|3,633||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45892)||2000 WR179|| align=right|13,8|| align=right|2,475|| align=right|0,096|| align=right|15,12|| align=right|3,893||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45893)||2000 XL7|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,158|| align=right|7,24|| align=right|3,580||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45894)||2000 XW15|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,174|| align=right|13,45|| align=right|4,048||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45895)||2000 XV25|| align=right|15,3|| align=right|2,191|| align=right|0,131|| align=right|5,91|| align=right|3,243||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45896)||2000 XT27|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|8,38|| align=right|3,396||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45897)||2000 XB28|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,140|| align=right|6,71|| align=right|3,702||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45898)||2000 XQ49|| align=right|14,1|| align=right|1,956|| align=right|0,074|| align=right|17,78|| align=right|2,736||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45899)||2000 XS49|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,103|| align=right|13,50|| align=right|3,615||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45900)||2000 YG10|| align=right|14,3|| align=right|1,934|| align=right|0,089|| align=right|19,64|| align=right|2,690||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45901)||2000 YH16|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,136|| align=right|16,56|| align=right|4,120||MBA||23. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(45902)||2000 YJ18|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,111|| align=right|4,19|| align=right|4,073||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45903)||2000 YL18|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,128|| align=right|8,88|| align=right|3,703||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45904)||2000 YV29|| align=right|13,0|| align=right|2,677|| align=right|0,123|| align=right|13,29|| align=right|4,380||MBA||27. prosince 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45905)||2000 YF34|| align=right|15,5|| align=right|2,186|| align=right|0,107|| align=right|4,85|| align=right|3,232||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45906)||2000 YW34|| align=right|13,0|| align=right|2,983|| align=right|0,224|| align=right|8,85|| align=right|5,153||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45907)||2000 YC35|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,082|| align=right|4,98|| align=right|3,515||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45908)||2000 YE51|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,138|| align=right|5,82|| align=right|3,532||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45909)||2000 YE53|| align=right|15,5|| align=right|2,164|| align=right|0,074|| align=right|5,91|| align=right|3,183||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45910)||2000 YN57|| align=right|15,6|| align=right|2,812|| align=right|0,107|| align=right|5,47|| align=right|4,714||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45911)||2000 YX63|| align=right|15,6|| align=right|2,215|| align=right|0,162|| align=right|4,04|| align=right|3,297||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45912)||2000 YZ64|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,209|| align=right|5,87|| align=right|3,509||MBA||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45913)||2000 YV67|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,156|| align=right|6,05|| align=right|3,718||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45914)||2000 YE68|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,139|| align=right|15,35|| align=right|4,126||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45915)||2000 YN68|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,110|| align=right|6,90|| align=right|3,408||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45916)||2000 YU68|| align=right|15,2|| align=right|2,249|| align=right|0,084|| align=right|3,66|| align=right|3,371||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45917)||2000 YE91|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,125|| align=right|4,97|| align=right|3,498||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45918)||2000 YT96|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,154|| align=right|1,45|| align=right|3,743||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45919)||2000 YZ103|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,068|| align=right|10,92|| align=right|3,750||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45920)||2000 YP104|| align=right|13,2|| align=right|2,692|| align=right|0,154|| align=right|11,99|| align=right|4,417||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45921)||2000 YU104|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,134|| align=right|10,14|| align=right|4,620||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45922)||2000 YN105|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,071|| align=right|4,76|| align=right|3,515||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45923)||2000 YV107|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|5,326||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45924)||2000 YZ108|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,057|| align=right|3,33|| align=right|3,314||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45925)||2000 YK111|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,162|| align=right|3,50|| align=right|3,720||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45926)||2000 YT112|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,091|| align=right|7,00|| align=right|3,438||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45927)||2000 YR113|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,162|| align=right|6,20|| align=right|3,659||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45928)||2000 YB116|| align=right|15,3|| align=right|2,489|| align=right|0,128|| align=right|6,74|| align=right|3,925||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45929)||2000 YP116|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,107|| align=right|14,50|| align=right|4,060||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45930)||2000 YQ117|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,095|| align=right|5,07|| align=right|3,536||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45931)||2000 YF121|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,024|| align=right|6,75|| align=right|3,289||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(45932)||2000 YT121|| align=right|13,2|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|14,22|| align=right|4,383||MBA||22. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45933)||2000 YU128|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,212|| align=right|5,12|| align=right|4,415||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45934)||2000 YK129|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,117|| align=right|1,69|| align=right|4,131||MBA||29. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45935)||2000 YU132|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|11,71|| align=right|4,216||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45936)||2000 YB133|| align=right|13,4|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|10,66|| align=right|5,203||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45937)||2000 YD133|| align=right|13,5|| align=right|3,030|| align=right|0,219|| align=right|3,10|| align=right|5,272||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45938)||2001 AV4|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,073|| align=right|5,89|| align=right|3,571||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45939)||2001 AE7|| align=right|15,5|| align=right|2,368|| align=right|0,062|| align=right|7,00|| align=right|3,643||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45940)||2001 AZ10|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|8,01|| align=right|3,414||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45941)||2001 AM13|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,160|| align=right|6,42|| align=right|4,038||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45942)||2001 AX13|| align=right|14,9|| align=right|2,463|| align=right|0,084|| align=right|10,09|| align=right|3,866||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45943)||2001 AU16|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,140|| align=right|5,38|| align=right|3,345||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45944)||2001 AW16|| align=right|14,3|| align=right|2,442|| align=right|0,207|| align=right|11,37|| align=right|3,816||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45945)||2001 AM17|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,161|| align=right|2,84|| align=right|3,581||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45946)||2001 AU17|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|4,132||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45947)||2001 AY17|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,126|| align=right|3,82|| align=right|3,246||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45948)||2001 AP18|| align=right|14,4|| align=right|2,515|| align=right|0,091|| align=right|11,98|| align=right|3,987||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45949)||2001 AS23|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,066|| align=right|14,94|| align=right|4,219||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45950)||2001 AL25|| align=right|15,1|| align=right|1,960|| align=right|0,107|| align=right|23,91|| align=right|2,744||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45951)||2001 AE29|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,136|| align=right|8,19|| align=right|3,453||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45952)||2001 AS31|| align=right|14,6|| align=right|2,383|| align=right|0,071|| align=right|5,94|| align=right|3,678||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45953)||2001 AZ33|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,209|| align=right|4,75|| align=right|3,546||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45954)||2001 AP38|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|22,27|| align=right|3,603||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45955)||2001 AK40|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,163|| align=right|6,21|| align=right|4,108||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45956)||2001 AG41|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,240|| align=right|10,10|| align=right|3,821||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45957)||2001 AQ44|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,144|| align=right|3,16|| align=right|3,798||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45958)||2001 AF45|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,134|| align=right|24,58|| align=right|3,532||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45959)||2001 AA51|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,146|| align=right|3,98|| align=right|3,343||MBA||15. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45960)||2001 BX|| align=right|15,2|| align=right|1,909|| align=right|0,074|| align=right|19,42|| align=right|2,638||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45961)||2001 BA6|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,112|| align=right|6,52|| align=right|3,586||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45962)||2001 BM11|| align=right|15,4|| align=right|1,909|| align=right|0,110|| align=right|17,53|| align=right|2,638||MBA||20. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(45963)||2001 BX14|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,125|| align=right|2,82|| align=right|4,052||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45964)||2001 BE15|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,035|| align=right|2,83|| align=right|3,482||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45965)||2001 BP20|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,126|| align=right|7,18|| align=right|3,583||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45966)||2001 BS23|| align=right|15,6|| align=right|2,259|| align=right|0,122|| align=right|6,25|| align=right|3,394||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45967)||2001 BF24|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,092|| align=right|3,38|| align=right|3,483||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45968)||2001 BG25|| align=right|14,0|| align=right|2,667|| align=right|0,064|| align=right|8,79|| align=right|4,355||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45969)||2001 BC26|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,126|| align=right|6,57|| align=right|3,769||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45970)||2001 BZ27|| align=right|16,5|| align=right|2,203|| align=right|0,084|| align=right|3,26|| align=right|3,270||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45971)||2001 BF29|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,112|| align=right|4,38|| align=right|3,465||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45972)||2001 BU30|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,168|| align=right|6,15|| align=right|3,356||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45973)||2001 BP33|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,164|| align=right|2,95|| align=right|3,792||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45974)||2001 BG35|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,075|| align=right|7,60|| align=right|3,425||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45975)||2001 BV40|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,012|| align=right|21,90|| align=right|4,131||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45976)||2001 BT41|| align=right|14,6|| align=right|3,042|| align=right|0,115|| align=right|16,62|| align=right|5,305||MBA||25. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45977)||2001 BU44|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,185|| align=right|6,62|| align=right|3,686||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45978)||2001 BY44|| align=right|13,2|| align=right|2,716|| align=right|0,187|| align=right|13,57|| align=right|4,475||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45979)||2001 BZ46|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,164|| align=right|8,82|| align=right|3,714||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45980)||2001 BT48|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,120|| align=right|12,60|| align=right|4,086||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45981)||2001 BW50|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,162|| align=right|15,20|| align=right|4,126||MBA||28. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45982)||2001 BE51|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,125|| align=right|12,60|| align=right|4,216||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(45983)||2001 BF54|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,112|| align=right|4,78|| align=right|3,445||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(45984)||2001 BK56|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,244|| align=right|9,80|| align=right|4,152||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45985)||2001 BW59|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,101|| align=right|4,31|| align=right|3,345||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45986)||2001 BC66|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,072|| align=right|7,07|| align=right|3,580||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45987)||2001 BF66|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,074|| align=right|12,16|| align=right|5,152||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45988)||2001 BK66|| align=right|14,0|| align=right|2,712|| align=right|0,087|| align=right|13,71|| align=right|4,465||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45989)||2001 BA67|| align=right|13,9|| align=right|2,887|| align=right|0,265|| align=right|15,57|| align=right|4,905||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45990)||2001 BT69|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,143|| align=right|6,62|| align=right|3,426||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45991)||2001 BQ70|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,198|| align=right|12,35|| align=right|3,773||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45992)||2001 BX70|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,042|| align=right|3,69|| align=right|3,270||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45993)||2001 BE71|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,057|| align=right|7,43|| align=right|3,429||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45994)||2001 BQ71|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,088|| align=right|4,97|| align=right|3,652||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45995)||2001 BB72|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,203|| align=right|10,53|| align=right|4,182||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45996)||2001 BY72|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,128|| align=right|10,25|| align=right|4,125||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(45997)||2001 BO73|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,047|| align=right|3,34|| align=right|3,458||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45998)||2001 BZ75|| align=right|15,3|| align=right|2,644|| align=right|0,135|| align=right|5,39|| align=right|4,297||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(45999)||2001 BE77|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,118|| align=right|5,20|| align=right|3,364||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46000)||2001 BO79|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,119|| align=right|6,85|| align=right|3,722||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu,
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek